|-
|(41001)||1999 UG9|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,047|| align=right|8,64|| align=right|5,642||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41002)||1999 UW12|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,165|| align=right|3,08|| align=right|5,372||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41003)||1999 UZ12|| align=right|16,0|| align=right|2,461|| align=right|0,179|| align=right|2,24|| align=right|3,859||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41004)||1999 UA13|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,094|| align=right|2,51|| align=right|4,541||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41005)||1999 UJ13|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,218|| align=right|5,74|| align=right|3,711||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41006)||1999 UM13|| align=right|15,4|| align=right|2,534|| align=right|0,135|| align=right|1,70|| align=right|4,032||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41007)||1999 UN14|| align=right|15,2|| align=right|2,580|| align=right|0,181|| align=right|4,15|| align=right|4,144||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41008)||1999 UR14|| align=right|15,2|| align=right|3,003|| align=right|0,008|| align=right|10,54|| align=right|5,203||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41009)||1999 UG15|| align=right|13,5|| align=right|3,155|| align=right|0,136|| align=right|17,71|| align=right|5,602||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41010)||1999 UN15|| align=right|14,7|| align=right|2,832|| align=right|0,018|| align=right|1,83|| align=right|4,764||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41011)||1999 UB16|| align=right|15,0|| align=right|2,850|| align=right|0,078|| align=right|2,35|| align=right|4,811||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41012)||1999 UD17|| align=right|14,1|| align=right|3,143|| align=right|0,161|| align=right|6,70|| align=right|5,572||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41013)||1999 UH22|| align=right|16,4|| align=right|2,611|| align=right|0,133|| align=right|1,55|| align=right|4,218||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41014)||1999 UP23|| align=right|13,9|| align=right|2,854|| align=right|0,184|| align=right|10,28|| align=right|4,821||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41015)||1999 UB24|| align=right|12,9|| align=right|3,139|| align=right|0,109|| align=right|14,83|| align=right|5,561||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41016)||1999 UR24|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,122|| align=right|8,53|| align=right|5,383||MBA||28. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41017)||1999 UJ26|| align=right|14,8|| align=right|2,764|| align=right|0,062|| align=right|4,91|| align=right|4,595||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41018)||1999 UB27|| align=right|14,8|| align=right|3,191|| align=right|0,083|| align=right|5,63|| align=right|5,700||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41019)||1999 UV29|| align=right|15,8|| align=right|2,884|| align=right|0,053|| align=right|2,48|| align=right|4,896||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41020)||1999 UO30|| align=right|16,5|| align=right|2,479|| align=right|0,182|| align=right|2,79|| align=right|3,902||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41021)||1999 UL32|| align=right|14,4|| align=right|2,886|| align=right|0,034|| align=right|2,83|| align=right|4,901||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41022)||1999 UZ36|| align=right|16,5|| align=right|2,605|| align=right|0,130|| align=right|0,56|| align=right|4,204||MBA||16. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41023)||1999 UT38|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,138|| align=right|4,31|| align=right|5,726||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41024)||1999 UW38|| align=right|14,4|| align=right|2,747|| align=right|0,129|| align=right|3,72|| align=right|4,553||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41025)||1999 UY38|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,070|| align=right|4,34|| align=right|4,464||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41026)||1999 UC40|| align=right|14,2|| align=right|3,017|| align=right|0,088|| align=right|10,13|| align=right|5,238||MBA||16. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41027)||1999 UP44|| align=right|15,2|| align=right|2,764|| align=right|0,137|| align=right|11,01|| align=right|4,593||MBA||30. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41028)||1999 UL45|| align=right|15,1|| align=right|2,601|| align=right|0,127|| align=right|15,02|| align=right|4,194||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41029)||1999 UY45|| align=right|14,5|| align=right|3,069|| align=right|0,059|| align=right|9,45|| align=right|5,376||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41030)||1999 UQ46|| align=right|13,5|| align=right|2,588|| align=right|0,064|| align=right|14,58|| align=right|4,163||MBA||31. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41031)||1999 UA47|| align=right|14,1|| align=right|3,023|| align=right|0,055|| align=right|8,96|| align=right|5,256||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41032)||1999 UC48|| align=right|14,3|| align=right|3,248|| align=right|0,038|| align=right|4,78|| align=right|5,852||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41033)||1999 UW48|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,088|| align=right|13,21|| align=right|4,275||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41034)||1999 UJ49|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,070|| align=right|7,65|| align=right|5,311||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41035)||1999 UT50|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,084|| align=right|5,61|| align=right|4,502||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41036)||1999 UH51|| align=right|13,8|| align=right|3,208|| align=right|0,075|| align=right|7,44|| align=right|5,744||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41037)||1999 US51|| align=right|15,4|| align=right|2,617|| align=right|0,132|| align=right|5,49|| align=right|4,232||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41038)||1999 UX52|| align=right|14,2|| align=right|2,988|| align=right|0,035|| align=right|11,39|| align=right|5,163||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41039)||1999 UX56|| align=right|15,3|| align=right|3,098|| align=right|0,137|| align=right|10,25|| align=right|5,451||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(41040)||1999 VR|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,221|| align=right|1,77|| align=right|5,428||MBA||2. listopadu 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(41041)||1999 VV1|| align=right|13,7|| align=right|2,621|| align=right|0,107|| align=right|13,66|| align=right|4,243||MBA||4. listopadu 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(41042)||1999 VB2|| align=right|12,2|| align=right|3,185|| align=right|0,272|| align=right|25,52|| align=right|5,684||MBA||3. listopadu 1999||Dynic||A. Sugie
|-
|(41043)||1999 VW4|| align=right|14,9|| align=right|2,601|| align=right|0,170|| align=right|4,19|| align=right|4,194||MBA||5. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41044)||1999 VW6|| align=right|13,4|| align=right|2,557|| align=right|0,197|| align=right|14,94|| align=right|4,088||MBA||8. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41045)||1999 VX6|| align=right|14,5|| align=right|2,814|| align=right|0,151|| align=right|16,28|| align=right|4,719||MBA||8. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41046)||1999 VZ6|| align=right|13,0|| align=right|3,199|| align=right|0,160|| align=right|18,21|| align=right|5,722||MBA||8. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41047)||1999 VP7|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,220|| align=right|10,86|| align=right|4,091||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41048)||1999 VQ7|| align=right|14,3|| align=right|2,869|| align=right|0,136|| align=right|2,57|| align=right|4,858||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41049) Van Citters||1999 VC9|| align=right|13,6|| align=right|2,757|| align=right|0,251|| align=right|14,55|| align=right|4,576||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41050)||1999 VF9|| align=right|13,2|| align=right|2,706|| align=right|0,194|| align=right|13,41|| align=right|4,452||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41051)||1999 VR10|| align=right|12,8|| align=right|2,996|| align=right|0,118|| align=right|11,40|| align=right|5,184||MBA||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41052)||1999 VJ16|| align=right|14,4|| align=right|2,736|| align=right|0,078|| align=right|11,78|| align=right|4,525||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41053)||1999 VH18|| align=right|14,8|| align=right|3,165|| align=right|0,125|| align=right|11,98|| align=right|5,629||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41054)||1999 VL18|| align=right|14,6|| align=right|2,770|| align=right|0,162|| align=right|7,37|| align=right|4,610||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41055)||1999 VD20|| align=right|14,9|| align=right|3,004|| align=right|0,083|| align=right|2,65|| align=right|5,207||MBA||10. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41056)||1999 VX20|| align=right|14,4|| align=right|2,743|| align=right|0,157|| align=right|7,74|| align=right|4,543||MBA||9. listopadu 1999||Monte Agliale||M. Ziboli
|-
|(41057)||1999 VU22|| align=right|14,7|| align=right|3,030|| align=right|0,102|| align=right|10,46|| align=right|5,274||MBA||12. listopadu 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(41058)||1999 VC24|| align=right|14,0|| align=right|3,138|| align=right|0,149|| align=right|4,51|| align=right|5,559||MBA||8. listopadu 1999||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(41059)||1999 VC26|| align=right|14,5|| align=right|3,158|| align=right|0,202|| align=right|0,85|| align=right|5,612||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41060)||1999 VB28|| align=right|14,7|| align=right|2,941|| align=right|0,095|| align=right|0,79|| align=right|5,043||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41061)||1999 VD28|| align=right|14,7|| align=right|2,721|| align=right|0,052|| align=right|4,08|| align=right|4,488||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41062)||1999 VC29|| align=right|14,7|| align=right|3,156|| align=right|0,109|| align=right|1,68|| align=right|5,605||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41063)||1999 VE29|| align=right|15,1|| align=right|2,760|| align=right|0,224|| align=right|2,90|| align=right|4,583||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41064)||1999 VK29|| align=right|14,6|| align=right|3,171|| align=right|0,192|| align=right|2,57|| align=right|5,647||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41065)||1999 VR29|| align=right|14,7|| align=right|2,898|| align=right|0,096|| align=right|2,70|| align=right|4,933||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41066)||1999 VO31|| align=right|15,2|| align=right|2,706|| align=right|0,189|| align=right|12,18|| align=right|4,452||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41067)||1999 VG32|| align=right|14,1|| align=right|3,148|| align=right|0,132|| align=right|10,11|| align=right|5,584||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41068)||1999 VO32|| align=right|14,9|| align=right|2,993|| align=right|0,076|| align=right|1,03|| align=right|5,178||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41069)||1999 VJ33|| align=right|14,6|| align=right|2,900|| align=right|0,084|| align=right|2,51|| align=right|4,937||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41070)||1999 VS34|| align=right|13,2|| align=right|3,223|| align=right|0,116|| align=right|8,08|| align=right|5,786||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41071)||1999 VY36|| align=right|14,2|| align=right|2,752|| align=right|0,261|| align=right|9,96|| align=right|4,565||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41072)||1999 VX38|| align=right|15,0|| align=right|2,880|| align=right|0,090|| align=right|2,43|| align=right|4,886||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41073)||1999 VG39|| align=right|15,0|| align=right|2,862|| align=right|0,108|| align=right|4,02|| align=right|4,840||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41074)||1999 VL40|| align=right|14,5|| align=right|2,284|| align=right|0,309|| align=right|19,91|| align=right|3,451||MBA||13. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41075)||1999 VG43|| align=right|15,3|| align=right|2,878|| align=right|0,081|| align=right|1,10|| align=right|4,881||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41076)||1999 VH43|| align=right|14,7|| align=right|3,129|| align=right|0,251|| align=right|1,76|| align=right|5,535||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41077)||1999 VT43|| align=right|14,9|| align=right|2,944|| align=right|0,044|| align=right|10,75|| align=right|5,051||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41078)||1999 VB44|| align=right|14,7|| align=right|3,097|| align=right|0,066|| align=right|5,72|| align=right|5,450||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41079)||1999 VP45|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,074|| align=right|3,91|| align=right|4,644||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41080)||1999 VX45|| align=right|13,0|| align=right|3,118|| align=right|0,085|| align=right|18,69|| align=right|5,506||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41081)||1999 VW47|| align=right|13,9|| align=right|3,079|| align=right|0,084|| align=right|8,66|| align=right|5,403||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41082)||1999 VQ48|| align=right|14,0|| align=right|2,660|| align=right|0,118|| align=right|12,00|| align=right|4,337||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41083)||1999 VO50|| align=right|13,4|| align=right|2,908|| align=right|0,033|| align=right|1,97|| align=right|4,958||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41084)||1999 VC52|| align=right|14,4|| align=right|3,252|| align=right|0,060|| align=right|3,45|| align=right|5,864||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41085)||1999 VL55|| align=right|15,2|| align=right|2,915|| align=right|0,004|| align=right|2,02|| align=right|4,977||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41086)||1999 VU55|| align=right|14,7|| align=right|2,877|| align=right|0,059|| align=right|1,66|| align=right|4,880||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41087)||1999 VS56|| align=right|14,9|| align=right|3,102|| align=right|0,219|| align=right|1,40|| align=right|5,462||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41088)||1999 VO57|| align=right|15,6|| align=right|2,848|| align=right|0,023|| align=right|1,68|| align=right|4,805||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41089)||1999 VM58|| align=right|14,5|| align=right|2,922|| align=right|0,090|| align=right|3,12|| align=right|4,995||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41090)||1999 VS59|| align=right|14,3|| align=right|2,940|| align=right|0,064|| align=right|2,31|| align=right|5,040||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41091)||1999 VY59|| align=right|15,0|| align=right|3,015|| align=right|0,069|| align=right|9,02|| align=right|5,235||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41092)||1999 VD60|| align=right|14,2|| align=right|3,196|| align=right|0,122|| align=right|5,88|| align=right|5,713||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41093)||1999 VR60|| align=right|14,9|| align=right|2,835|| align=right|0,068|| align=right|2,96|| align=right|4,773||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41094)||1999 VH61|| align=right|15,0|| align=right|2,945|| align=right|0,083|| align=right|1,71|| align=right|5,054||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41095)||1999 VK61|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,103|| align=right|10,50|| align=right|5,175||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41096)||1999 VN61|| align=right|15,1|| align=right|2,776|| align=right|0,088|| align=right|2,26|| align=right|4,625||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41097)||1999 VO61|| align=right|14,0|| align=right|3,115|| align=right|0,081|| align=right|9,48|| align=right|5,496||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41098)||1999 VG63|| align=right|15,5|| align=right|3,063|| align=right|0,081|| align=right|1,23|| align=right|5,359||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41099)||1999 VL64|| align=right|15,8|| align=right|2,792|| align=right|0,038|| align=right|1,50|| align=right|4,665||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41100)||1999 VW64|| align=right|14,4|| align=right|2,746|| align=right|0,191|| align=right|7,19|| align=right|4,549||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41101)||1999 VE65|| align=right|15,1|| align=right|2,866|| align=right|0,064|| align=right|5,77|| align=right|4,851||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41102)||1999 VX66|| align=right|14,9|| align=right|3,162|| align=right|0,063|| align=right|3,46|| align=right|5,621||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41103)||1999 VE67|| align=right|13,8|| align=right|3,196|| align=right|0,219|| align=right|8,80|| align=right|5,714||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41104)||1999 VG67|| align=right|14,5|| align=right|2,943|| align=right|0,116|| align=right|2,99|| align=right|5,049||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41105)||1999 VR67|| align=right|14,1|| align=right|2,976|| align=right|0,046|| align=right|12,64|| align=right|5,133||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41106)||1999 VL69|| align=right|13,7|| align=right|3,103|| align=right|0,180|| align=right|2,28|| align=right|5,464||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41107)||1999 VX72|| align=right|15,8|| align=right|2,473|| align=right|0,260|| align=right|5,42|| align=right|3,888||MBA||1. listopadu 1999||Uccle||E. W. Elst; S. Ipatov
|-
|(41108)||1999 VT73|| align=right|15,6|| align=right|2,759|| align=right|0,145|| align=right|8,97|| align=right|4,583||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41109)||1999 VC75|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,159|| align=right|13,29|| align=right|5,742||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41110)||1999 VB78|| align=right|14,5|| align=right|2,574|| align=right|0,108|| align=right|14,00|| align=right|4,129||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41111)||1999 VF80|| align=right|14,5|| align=right|2,655|| align=right|0,194|| align=right|11,81|| align=right|4,325||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41112)||1999 VP82|| align=right|13,3|| align=right|3,077|| align=right|0,094|| align=right|10,03|| align=right|5,397||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41113)||1999 VQ83|| align=right|15,9|| align=right|3,004|| align=right|0,042|| align=right|2,80|| align=right|5,205||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41114)||1999 VC84|| align=right|14,5|| align=right|2,732|| align=right|0,245|| align=right|31,29|| align=right|4,515||MBA||3. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41115)||1999 VQ85|| align=right|14,0|| align=right|2,580|| align=right|0,140|| align=right|16,20|| align=right|4,143||MBA||5. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41116)||1999 VT85|| align=right|14,1|| align=right|2,797|| align=right|0,074|| align=right|3,04|| align=right|4,676||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41117)||1999 VM87|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,058|| align=right|4,76|| align=right|4,555||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41118)||1999 VT87|| align=right|13,6|| align=right|3,047|| align=right|0,124|| align=right|11,03|| align=right|5,318||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41119)||1999 VV87|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,138|| align=right|13,42|| align=right|4,578||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41120)||1999 VX87|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,097|| align=right|12,01|| align=right|5,367||MBA||7. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41121)||1999 VP89|| align=right|14,8|| align=right|3,174|| align=right|0,195|| align=right|1,68|| align=right|5,654||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41122)||1999 VD90|| align=right|13,9|| align=right|3,211|| align=right|0,124|| align=right|6,68|| align=right|5,753||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41123)||1999 VX90|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,125|| align=right|11,61|| align=right|4,489||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41124)||1999 VG91|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,070|| align=right|5,17|| align=right|4,346||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41125)||1999 VD92|| align=right|14,1|| align=right|2,967|| align=right|0,111|| align=right|11,06|| align=right|5,109||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41126)||1999 VQ92|| align=right|15,4|| align=right|3,200|| align=right|0,169|| align=right|0,27|| align=right|5,722||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41127)||1999 VZ92|| align=right|15,4|| align=right|2,633|| align=right|0,123|| align=right|2,73|| align=right|4,272||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41128)||1999 VA93|| align=right|14,7|| align=right|3,165|| align=right|0,110|| align=right|1,90|| align=right|5,629||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41129)||1999 VD94|| align=right|15,0|| align=right|2,855|| align=right|0,082|| align=right|2,76|| align=right|4,823||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41130)||1999 VC96|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,188|| align=right|6,01|| align=right|4,107||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41131)||1999 VA98|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,121|| align=right|2,44|| align=right|4,319||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41132)||1999 VC98|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,118|| align=right|5,09|| align=right|4,304||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41133)||1999 VF98|| align=right|16,4|| align=right|2,472|| align=right|0,215|| align=right|1,20|| align=right|3,887||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41134)||1999 VP100|| align=right|15,2|| align=right|3,061|| align=right|0,092|| align=right|1,17|| align=right|5,354||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41135)||1999 VP103|| align=right|15,5|| align=right|2,986|| align=right|0,071|| align=right|2,83|| align=right|5,158||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41136)||1999 VL104|| align=right|15,5|| align=right|3,090|| align=right|0,123|| align=right|6,86|| align=right|5,432||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41137)||1999 VE114|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,103|| align=right|7,57|| align=right|5,174||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41138)||1999 VZ114|| align=right|13,8|| align=right|2,974|| align=right|0,087|| align=right|9,60|| align=right|5,129||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41139)||1999 VU119|| align=right|16,2|| align=right|2,356|| align=right|0,229|| align=right|1,80|| align=right|3,616||MBA||3. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41140)||1999 VV122|| align=right|14,7|| align=right|3,197|| align=right|0,111|| align=right|6,06|| align=right|5,715||MBA||5. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41141)||1999 VB125|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,273|| align=right|4,58|| align=right|3,604||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41142)||1999 VF125|| align=right|15,7|| align=right|3,102|| align=right|0,016|| align=right|0,71|| align=right|5,462||MBA||6. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41143)||1999 VR129|| align=right|14,7|| align=right|2,951|| align=right|0,069|| align=right|11,17|| align=right|5,068||MBA||11. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41144)||1999 VA131|| align=right|14,9|| align=right|3,119|| align=right|0,039|| align=right|9,28|| align=right|5,507||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41145)||1999 VW135|| align=right|15,4|| align=right|2,930|| align=right|0,080|| align=right|0,92|| align=right|5,015||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41146)||1999 VS136|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,219|| align=right|2,98|| align=right|4,135||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41147)||1999 VK137|| align=right|14,8|| align=right|3,091|| align=right|0,129|| align=right|1,56|| align=right|5,434||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41148)||1999 VU143|| align=right|14,4|| align=right|2,760|| align=right|0,046|| align=right|4,09|| align=right|4,584||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41149)||1999 VQ144|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,097|| align=right|4,26|| align=right|5,553||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41150)||1999 VE146|| align=right|16,1|| align=right|2,776|| align=right|0,014|| align=right|1,81|| align=right|4,625||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41151)||1999 VH148|| align=right|14,6|| align=right|2,664|| align=right|0,172|| align=right|11,95|| align=right|4,346||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41152)||1999 VW148|| align=right|14,7|| align=right|3,179|| align=right|0,089|| align=right|2,09|| align=right|5,667||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41153)||1999 VB150|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,079|| align=right|1,44|| align=right|5,520||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41154)||1999 VO151|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,109|| align=right|3,31|| align=right|5,604||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41155)||1999 VG157|| align=right|15,2|| align=right|2,534|| align=right|0,206|| align=right|4,57|| align=right|4,033||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41156)||1999 VV157|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,179|| align=right|7,87|| align=right|4,133||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41157)||1999 VX159|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,191|| align=right|12,50|| align=right|4,561||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41158)||1999 VG160|| align=right|14,9|| align=right|2,785|| align=right|0,122|| align=right|5,33|| align=right|4,648||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41159)||1999 VE161|| align=right|15,6|| align=right|2,870|| align=right|0,083|| align=right|0,94|| align=right|4,860||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41160)||1999 VP163|| align=right|15,2|| align=right|2,865|| align=right|0,055|| align=right|2,35|| align=right|4,848||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41161)||1999 VM165|| align=right|15,0|| align=right|3,019|| align=right|0,089|| align=right|10,36|| align=right|5,245||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41162)||1999 VM168|| align=right|14,0|| align=right|3,098|| align=right|0,089|| align=right|7,37|| align=right|5,451||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41163)||1999 VX168|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,271|| align=right|11,87|| align=right|4,074||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41164)||1999 VO169|| align=right|16,0|| align=right|3,066|| align=right|0,136|| align=right|1,88|| align=right|5,368||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41165)||1999 VW170|| align=right|13,5|| align=right|3,038|| align=right|0,101|| align=right|8,89|| align=right|5,295||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41166)||1999 VJ172|| align=right|14,1|| align=right|3,077|| align=right|0,190|| align=right|4,22|| align=right|5,397||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41167)||1999 VV172|| align=right|13,0|| align=right|3,036|| align=right|0,136|| align=right|11,27|| align=right|5,289||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41168)||1999 VB174|| align=right|13,5|| align=right|2,935|| align=right|0,208|| align=right|8,06|| align=right|5,028||MBA||3. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41169)||1999 VL174|| align=right|14,7|| align=right|2,913|| align=right|0,147|| align=right|3,46|| align=right|4,972||MBA||12. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41170)||1999 VW175|| align=right|14,0|| align=right|3,029|| align=right|0,168|| align=right|12,72|| align=right|5,272||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41171)||1999 VJ176|| align=right|14,2|| align=right|2,699|| align=right|0,185|| align=right|12,32|| align=right|4,435||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41172)||1999 VT176|| align=right|15,6|| align=right|2,946|| align=right|0,056|| align=right|0,94|| align=right|5,056||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41173)||1999 VP180|| align=right|14,2|| align=right|3,126|| align=right|0,124|| align=right|0,93|| align=right|5,526||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41174)||1999 VH184|| align=right|13,4|| align=right|3,189|| align=right|0,158|| align=right|15,49|| align=right|5,694||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41175)||1999 VN185|| align=right|14,6|| align=right|3,202|| align=right|0,010|| align=right|10,39|| align=right|5,728||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41176)||1999 VP186|| align=right|14,8|| align=right|2,668|| align=right|0,208|| align=right|13,55|| align=right|4,358||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41177)||1999 VB187|| align=right|14,2|| align=right|3,178|| align=right|0,023|| align=right|8,92|| align=right|5,664||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41178)||1999 VY187|| align=right|15,0|| align=right|3,025|| align=right|0,070|| align=right|7,50|| align=right|5,260||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41179)||1999 VW192|| align=right|14,3|| align=right|2,812|| align=right|0,036|| align=right|5,15|| align=right|4,716||MBA||1. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41180)||1999 VQ193|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,236|| align=right|3,87|| align=right|4,060||MBA||2. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41181)||1999 VR194|| align=right|15,6|| align=right|2,672|| align=right|0,273|| align=right|13,21|| align=right|4,368||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41182)||1999 VL195|| align=right|13,8|| align=right|3,197|| align=right|0,091|| align=right|5,93|| align=right|5,716||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41183)||1999 VP195|| align=right|14,9|| align=right|2,950|| align=right|0,086|| align=right|2,99|| align=right|5,067||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41184)||1999 VW199|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,156|| align=right|17,41|| align=right|4,681||MBA||4. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41185)||1999 VJ200|| align=right|12,9|| align=right|3,132|| align=right|0,138|| align=right|17,73|| align=right|5,542||MBA||5. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41186)||1999 VT200|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,131|| align=right|15,86|| align=right|4,020||MBA||5. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41187)||1999 VB201|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,219|| align=right|14,49|| align=right|3,698||MBA||6. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41188)||1999 VC201|| align=right|13,8|| align=right|3,193|| align=right|0,155|| align=right|19,73|| align=right|5,704||MBA||6. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41189)||1999 VE201|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,052|| align=right|22,68|| align=right|5,559||MBA||6. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41190)||1999 VJ203|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,137|| align=right|14,67|| align=right|4,036||MBA||8. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41191)||1999 VL203|| align=right|13,7|| align=right|3,221|| align=right|0,120|| align=right|23,02|| align=right|5,781||MBA||8. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41192)||1999 VB206|| align=right|15,2|| align=right|3,149|| align=right|0,126|| align=right|6,96|| align=right|5,588||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41193)||1999 VV206|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,186|| align=right|15,84|| align=right|4,070||MBA||10. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41194)||1999 VH213|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,124|| align=right|7,05|| align=right|5,503||MBA||12. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41195)||1999 VL221|| align=right|14,7|| align=right|3,025|| align=right|0,061|| align=right|6,65|| align=right|5,259||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41196)||1999 VV224|| align=right|14,8|| align=right|3,010|| align=right|0,035|| align=right|12,30|| align=right|5,220||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41197)||1999 VU228|| align=right|14,5|| align=right|3,047|| align=right|0,073|| align=right|3,01|| align=right|5,318||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(41198)||1999 WB|| align=right|14,0|| align=right|2,656|| align=right|0,138|| align=right|13,79|| align=right|4,327||MBA||16. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41199)||1999 WC1|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,286|| align=right|16,38|| align=right|4,237||MBA||21. listopadu 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(41200)||1999 WA3|| align=right|14,0|| align=right|2,963|| align=right|0,104|| align=right|14,57|| align=right|5,099||MBA||27. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41201)||1999 WF4|| align=right|13,7|| align=right|3,095|| align=right|0,056|| align=right|9,05|| align=right|5,443||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41202)||1999 WX6|| align=right|13,8|| align=right|3,041|| align=right|0,101|| align=right|9,28|| align=right|5,303||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41203)||1999 WK7|| align=right|12,9|| align=right|3,143|| align=right|0,168|| align=right|9,36|| align=right|5,570||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41204)||1999 WX8|| align=right|12,4|| align=right|3,186|| align=right|0,079|| align=right|17,22|| align=right|5,686||MBA||28. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(41205)||1999 WZ8|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,247|| align=right|6,88|| align=right|4,250||MBA||28. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(41206) Sciannameo||1999 WG9|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,187|| align=right|14,14|| align=right|4,263||MBA||27. listopadu 1999||Polino||Osservatorio Polino
|-
|(41207)||1999 WK9|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,251|| align=right|8,23|| align=right|4,091||MBA||29. listopadu 1999||Bedoin||P. Antonini
|-
|(41208)||1999 WL9|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,225|| align=right|5,50|| align=right|4,148||MBA||29. listopadu 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(41209)||1999 WB15|| align=right|14,4|| align=right|2,717|| align=right|0,039|| align=right|6,92|| align=right|4,477||MBA||29. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41210)||1999 WN18|| align=right|14,6|| align=right|2,352|| align=right|0,259|| align=right|10,77|| align=right|3,605||MBA||27. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41211)||1999 XB1|| align=right|12,8|| align=right|3,396|| align=right|0,064|| align=right|9,07|| align=right|6,258||MBA||2. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41212)||1999 XO1|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,174|| align=right|11,48|| align=right|4,145||MBA||2. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41213)||1999 XG2|| align=right|13,8|| align=right|2,649|| align=right|0,215|| align=right|8,41|| align=right|4,310||MBA||2. prosince 1999||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(41214)||1999 XZ3|| align=right|14,4|| align=right|2,776|| align=right|0,168|| align=right|8,44|| align=right|4,624||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41215)||1999 XH4|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,031|| align=right|2,33|| align=right|5,360||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41216)||1999 XG5|| align=right|15,0|| align=right|3,017|| align=right|0,154|| align=right|3,72|| align=right|5,239||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41217)||1999 XT6|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,151|| align=right|8,95|| align=right|4,421||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41218)||1999 XK10|| align=right|13,6|| align=right|3,167|| align=right|0,122|| align=right|10,91|| align=right|5,636||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41219)||1999 XR11|| align=right|15,2|| align=right|2,758|| align=right|0,290|| align=right|17,09|| align=right|4,579||MBA||6. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41220)||1999 XV12|| align=right|14,9|| align=right|2,792|| align=right|0,153|| align=right|8,73|| align=right|4,665||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41221)||1999 XQ13|| align=right|13,6|| align=right|2,779|| align=right|0,256|| align=right|12,26|| align=right|4,631||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41222)||1999 XH15|| align=right|15,0|| align=right|3,069|| align=right|0,291|| align=right|1,04|| align=right|5,375||MBA||2. prosince 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(41223)||1999 XD16|| align=right|13,2|| align=right|2,649|| align=right|0,374|| align=right|11,80|| align=right|4,311||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41224)||1999 XX17|| align=right|14,3|| align=right|2,858|| align=right|0,148|| align=right|1,97|| align=right|4,831||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41225)||1999 XY17|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,177|| align=right|4,41|| align=right|4,518||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41226)||1999 XZ17|| align=right|14,2|| align=right|2,687|| align=right|0,159|| align=right|13,31|| align=right|4,405||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41227)||1999 XN18|| align=right|13,9|| align=right|2,901|| align=right|0,092|| align=right|3,36|| align=right|4,940||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41228)||1999 XT18|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,263|| align=right|3,55|| align=right|4,078||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41229)||1999 XB19|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,200|| align=right|12,49|| align=right|4,377||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41230)||1999 XE20|| align=right|14,2|| align=right|2,897|| align=right|0,091|| align=right|3,02|| align=right|4,930||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41231)||1999 XS20|| align=right|14,1|| align=right|2,721|| align=right|0,083|| align=right|11,87|| align=right|4,487||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41232)||1999 XK21|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,159|| align=right|11,72|| align=right|4,288||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41233)||1999 XX22|| align=right|13,7|| align=right|2,646|| align=right|0,112|| align=right|14,23|| align=right|4,304||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41234)||1999 XP23|| align=right|14,4|| align=right|3,141|| align=right|0,133|| align=right|1,84|| align=right|5,566||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41235)||1999 XB24|| align=right|13,7|| align=right|3,134|| align=right|0,081|| align=right|14,46|| align=right|5,547||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41236)||1999 XH24|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,241|| align=right|5,49|| align=right|4,422||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41237)||1999 XM25|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,175|| align=right|1,45|| align=right|5,505||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41238)||1999 XU25|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,211|| align=right|3,81|| align=right|4,279||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41239)||1999 XD26|| align=right|13,7|| align=right|3,019|| align=right|0,077|| align=right|11,00|| align=right|5,244||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41240)||1999 XO26|| align=right|14,5|| align=right|3,026|| align=right|0,094|| align=right|6,41|| align=right|5,262||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41241)||1999 XV26|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,221|| align=right|2,21|| align=right|4,162||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41242)||1999 XY26|| align=right|14,7|| align=right|2,912|| align=right|0,010|| align=right|2,92|| align=right|4,969||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41243)||1999 XG29|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,112|| align=right|10,32|| align=right|5,163||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41244)||1999 XY30|| align=right|13,5|| align=right|2,663|| align=right|0,257|| align=right|11,90|| align=right|4,345||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41245)||1999 XJ37|| align=right|13,4|| align=right|2,673|| align=right|0,195|| align=right|16,47|| align=right|4,370||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41246)||1999 XZ38|| align=right|14,2|| align=right|2,789|| align=right|0,207|| align=right|9,46|| align=right|4,656||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41247)||1999 XQ39|| align=right|13,6|| align=right|2,735|| align=right|0,183|| align=right|13,79|| align=right|4,523||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41248)||1999 XG40|| align=right|14,8|| align=right|2,931|| align=right|0,080|| align=right|1,98|| align=right|5,017||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41249)||1999 XJ40|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,099|| align=right|2,21|| align=right|4,316||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41250)||1999 XA41|| align=right|14,8|| align=right|3,148|| align=right|0,117|| align=right|1,05|| align=right|5,584||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41251)||1999 XD41|| align=right|14,1|| align=right|3,111|| align=right|0,107|| align=right|5,08|| align=right|5,487||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41252)||1999 XJ42|| align=right|14,6|| align=right|2,966|| align=right|0,084|| align=right|9,67|| align=right|5,108||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41253)||1999 XP43|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,102|| align=right|4,42|| align=right|4,685||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41254)||1999 XT43|| align=right|14,3|| align=right|2,965|| align=right|0,100|| align=right|9,54|| align=right|5,104||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41255)||1999 XV43|| align=right|14,8|| align=right|2,583|| align=right|0,188|| align=right|3,15|| align=right|4,152||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41256)||1999 XX45|| align=right|14,5|| align=right|2,695|| align=right|0,178|| align=right|13,30|| align=right|4,424||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41257)||1999 XG46|| align=right|15,4|| align=right|2,980|| align=right|0,057|| align=right|2,80|| align=right|5,145||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41258)||1999 XB47|| align=right|14,7|| align=right|3,009|| align=right|0,074|| align=right|7,58|| align=right|5,220||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41259)||1999 XH52|| align=right|15,0|| align=right|3,130|| align=right|0,117|| align=right|2,00|| align=right|5,536||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41260)||1999 XZ53|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,041|| align=right|2,80|| align=right|5,137||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41261)||1999 XA54|| align=right|14,1|| align=right|2,932|| align=right|0,132|| align=right|3,07|| align=right|5,019||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41262)||1999 XZ55|| align=right|14,8|| align=right|3,223|| align=right|0,218|| align=right|1,69|| align=right|5,786||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41263)||1999 XM56|| align=right|14,4|| align=right|3,086|| align=right|0,087|| align=right|8,69|| align=right|5,420||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41264)||1999 XF58|| align=right|13,6|| align=right|3,131|| align=right|0,099|| align=right|6,14|| align=right|5,541||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41265)||1999 XG58|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,217|| align=right|9,53|| align=right|4,214||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41266)||1999 XP58|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,080|| align=right|9,85|| align=right|5,365||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41267)||1999 XK60|| align=right|14,1|| align=right|3,216|| align=right|0,145|| align=right|2,63|| align=right|5,765||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41268)||1999 XO64|| align=right|12,1|| align=right|5,255|| align=right|0,132|| align=right|16,24|| align=right|12,05||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41269)||1999 XX65|| align=right|13,2|| align=right|3,150|| align=right|0,110|| align=right|5,77|| align=right|5,589||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41270)||1999 XK68|| align=right|14,2|| align=right|2,731|| align=right|0,171|| align=right|13,79|| align=right|4,512||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41271)||1999 XQ71|| align=right|15,3|| align=right|2,627|| align=right|0,241|| align=right|2,37|| align=right|4,258||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41272)||1999 XH72|| align=right|12,6|| align=right|2,997|| align=right|0,091|| align=right|11,62|| align=right|5,187||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41273)||1999 XL72|| align=right|14,2|| align=right|3,021|| align=right|0,112|| align=right|10,77|| align=right|5,250||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41274)||1999 XS72|| align=right|13,4|| align=right|3,016|| align=right|0,115|| align=right|10,98|| align=right|5,237||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41275)||1999 XP78|| align=right|15,0|| align=right|3,125|| align=right|0,017|| align=right|0,37|| align=right|5,524||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41276)||1999 XG83|| align=right|12,8|| align=right|3,099|| align=right|0,250|| align=right|19,49|| align=right|5,456||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41277)||1999 XS85|| align=right|13,2|| align=right|3,043|| align=right|0,176|| align=right|13,81|| align=right|5,308||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41278)||1999 XA90|| align=right|13,3|| align=right|3,977|| align=right|0,124|| align=right|7,95|| align=right|7,930||HLD||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41279) Trentman||1999 XD95|| align=right|13,8|| align=right|3,067|| align=right|0,052|| align=right|10,84|| align=right|5,369||MBA||8. prosince 1999||Olathe||L. Robinson
|-
|(41280)||1999 XJ95|| align=right|13,8|| align=right|2,589|| align=right|0,220|| align=right|14,99|| align=right|4,165||MBA||7. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41281)||1999 XZ95|| align=right|13,4|| align=right|3,129|| align=right|0,153|| align=right|15,54|| align=right|5,533||MBA||9. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41282)||1999 XO96|| align=right|14,1|| align=right|3,042|| align=right|0,156|| align=right|2,49|| align=right|5,304||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41283)||1999 XM99|| align=right|11,8|| align=right|3,958|| align=right|0,219|| align=right|11,64|| align=right|7,874||HLD||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41284)||1999 XP102|| align=right|13,6|| align=right|2,985|| align=right|0,122|| align=right|11,05|| align=right|5,157||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41285)||1999 XM106|| align=right|14,1|| align=right|2,573|| align=right|0,158|| align=right|13,21|| align=right|4,127||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41286)||1999 XN106|| align=right|13,4|| align=right|3,209|| align=right|0,163|| align=right|10,17|| align=right|5,748||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41287)||1999 XZ106|| align=right|14,8|| align=right|2,553|| align=right|0,117|| align=right|13,23|| align=right|4,079||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41288)||1999 XD107|| align=right|14,5|| align=right|2,584|| align=right|0,143|| align=right|24,17|| align=right|4,154||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41289)||1999 XN107|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,164|| align=right|2,17|| align=right|5,299||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41290)||1999 XB108|| align=right|14,2|| align=right|3,141|| align=right|0,135|| align=right|17,48|| align=right|5,566||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41291)||1999 XE108|| align=right|14,1|| align=right|2,923|| align=right|0,113|| align=right|3,10|| align=right|4,996||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41292)||1999 XH108|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,053|| align=right|8,23|| align=right|5,359||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41293)||1999 XY108|| align=right|14,5|| align=right|2,866|| align=right|0,090|| align=right|2,68|| align=right|4,852||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41294)||1999 XH109|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,043|| align=right|5,90|| align=right|5,361||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41295)||1999 XM110|| align=right|14,8|| align=right|2,966|| align=right|0,122|| align=right|10,02|| align=right|5,107||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41296)||1999 XY119|| align=right|13,4|| align=right|3,209|| align=right|0,050|| align=right|20,70|| align=right|5,747||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41297)||1999 XE123|| align=right|14,7|| align=right|2,656|| align=right|0,197|| align=right|13,40|| align=right|4,329||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41298)||1999 XT123|| align=right|12,8|| align=right|3,057|| align=right|0,065|| align=right|10,05|| align=right|5,345||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41299)||1999 XY125|| align=right|14,6|| align=right|2,549|| align=right|0,200|| align=right|5,70|| align=right|4,070||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41300)||1999 XZ126|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,019|| align=right|9,91|| align=right|5,117||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41301)||1999 XP127|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,136|| align=right|6,71|| align=right|5,504||MBA||6. prosince 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(41302)||1999 XO129|| align=right|14,1|| align=right|3,166|| align=right|0,097|| align=right|9,02|| align=right|5,632||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41303)||1999 XP139|| align=right|15,6|| align=right|3,002|| align=right|0,182|| align=right|2,54|| align=right|5,200||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41304)||1999 XA141|| align=right|14,1|| align=right|2,766|| align=right|0,304|| align=right|9,79|| align=right|4,598||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41305)||1999 XK143|| align=right|12,5|| align=right|2,896|| align=right|0,087|| align=right|17,91|| align=right|4,927||MBA||15. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41306)||1999 XT146|| align=right|15,1|| align=right|3,001|| align=right|0,072|| align=right|2,91|| align=right|5,197||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41307)||1999 XA149|| align=right|15,7|| align=right|2,865|| align=right|0,066|| align=right|2,84|| align=right|4,849||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41308)||1999 XA154|| align=right|12,7|| align=right|2,997|| align=right|0,066|| align=right|11,37|| align=right|5,188||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41309)||1999 XT157|| align=right|14,0|| align=right|3,059|| align=right|0,063|| align=right|10,12|| align=right|5,350||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41310)||1999 XC158|| align=right|13,2|| align=right|3,000|| align=right|0,088|| align=right|11,42|| align=right|5,196||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41311)||1999 XR166|| align=right|13,5|| align=right|3,184|| align=right|0,042|| align=right|8,76|| align=right|5,680||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41312)||1999 XU167|| align=right|13,2|| align=right|3,144|| align=right|0,229|| align=right|13,05|| align=right|5,573||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41313)||1999 XD168|| align=right|13,9|| align=right|2,722|| align=right|0,197|| align=right|13,99|| align=right|4,490||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41314)||1999 XN168|| align=right|13,0|| align=right|2,770|| align=right|0,148|| align=right|9,26|| align=right|4,610||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41315)||1999 XU168|| align=right|13,7|| align=right|3,177|| align=right|0,188|| align=right|12,62|| align=right|5,663||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41316)||1999 XJ187|| align=right|13,1|| align=right|2,983|| align=right|0,118|| align=right|11,72|| align=right|5,151||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41317)||1999 XO191|| align=right|13,9|| align=right|2,784|| align=right|0,196|| align=right|11,17|| align=right|4,645||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41318)||1999 XT196|| align=right|13,9|| align=right|3,003|| align=right|0,120|| align=right|12,67|| align=right|5,202||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41319)||1999 XJ208|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,238|| align=right|10,93|| align=right|4,168||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41320)||1999 XJ209|| align=right|13,1|| align=right|2,982|| align=right|0,100|| align=right|10,74|| align=right|5,148||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41321)||1999 XM209|| align=right|13,4|| align=right|3,041|| align=right|0,316|| align=right|22,25|| align=right|5,301||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41322)||1999 XK212|| align=right|14,5|| align=right|2,754|| align=right|0,104|| align=right|5,17|| align=right|4,569||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41323)||1999 XM212|| align=right|13,5|| align=right|3,045|| align=right|0,067|| align=right|10,73|| align=right|5,313||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41324)||1999 XO212|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,164|| align=right|13,29|| align=right|4,221||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41325)||1999 XR212|| align=right|13,7|| align=right|3,002|| align=right|0,117|| align=right|10,42|| align=right|5,201||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41326)||1999 XY212|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,190|| align=right|18,95|| align=right|5,376||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41327)||1999 XD217|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,176|| align=right|0,30|| align=right|5,575||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41328)||1999 XP220|| align=right|14,0|| align=right|2,799|| align=right|0,267|| align=right|9,03|| align=right|4,683||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41329)||1999 XM221|| align=right|13,3|| align=right|3,493|| align=right|0,053|| align=right|11,32|| align=right|6,528||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41330)||1999 XU225|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,179|| align=right|3,00|| align=right|3,522||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41331)||1999 XB232|| align=right|13,7|| align=right|2,340|| align=right|0,171|| align=right|23,57|| align=right|3,579||MBA||9. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41332)||1999 XM233|| align=right|13,7|| align=right|3,048|| align=right|0,026|| align=right|16,67|| align=right|5,322||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41333)||1999 XL238|| align=right|14,9|| align=right|2,569|| align=right|0,168|| align=right|16,02|| align=right|4,117||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41334)||1999 XE242|| align=right|13,6|| align=right|3,085|| align=right|0,094|| align=right|9,53|| align=right|5,418||MBA||13. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(41335)||1999 XL244|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,241|| align=right|9,98|| align=right|3,655||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41336)||1999 XX244|| align=right|16,1|| align=right|3,098|| align=right|0,127|| align=right|1,05|| align=right|5,452||MBA||4. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41337)||1999 XN258|| align=right|13,9|| align=right|3,099|| align=right|0,074|| align=right|17,98|| align=right|5,456||MBA||5. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41338)||1999 YF4|| align=right|14,0|| align=right|2,664|| align=right|0,072|| align=right|8,71|| align=right|4,348||MBA||25. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(41339)||1999 YR9|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,133|| align=right|5,86|| align=right|4,568||MBA||31. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41340)||1999 YO14|| align=right|10,8|| align=right|5,168|| align=right|0,058|| align=right|33,17|| align=right|11,75||JUT||31. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(41341)||1999 YZ21|| align=right|13,1|| align=right|3,188|| align=right|0,112|| align=right|11,88|| align=right|5,690||MBA||30. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41342)||1999 YC23|| align=right|12,4|| align=right|5,326|| align=right|0,087|| align=right|2,88|| align=right|12,29||JUT||30. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41343)||2000 AY9|| align=right|13,5|| align=right|3,016|| align=right|0,063|| align=right|8,41|| align=right|5,237||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41344)||2000 AR16|| align=right|12,9|| align=right|3,437|| align=right|0,094|| align=right|12,01|| align=right|6,370||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41345)||2000 AB18|| align=right|12,8|| align=right|3,152|| align=right|0,172|| align=right|6,76|| align=right|5,594||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41346)||2000 AW19|| align=right|13,3|| align=right|2,966|| align=right|0,090|| align=right|12,20|| align=right|5,106||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41347)||2000 AR22|| align=right|13,2|| align=right|3,057|| align=right|0,130|| align=right|11,29|| align=right|5,344||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41348)||2000 AH23|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,046|| align=right|3,71|| align=right|4,152||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41349)||2000 AA24|| align=right|12,8|| align=right|3,153|| align=right|0,166|| align=right|13,17|| align=right|5,597||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41350)||2000 AJ25|| align=right|11,9|| align=right|5,230|| align=right|0,083|| align=right|9,70|| align=right|11,96||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41351)||2000 AS27|| align=right|12,9|| align=right|3,933|| align=right|0,019|| align=right|5,85|| align=right|7,798||HLD||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41352)||2000 AT31|| align=right|13,5|| align=right|3,195|| align=right|0,154|| align=right|15,08|| align=right|5,711||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41353)||2000 AB33|| align=right|11,9|| align=right|5,180|| align=right|0,077|| align=right|9,99|| align=right|11,79||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41354)||2000 AW33|| align=right|13,1|| align=right|3,054|| align=right|0,262|| align=right|12,98|| align=right|5,336||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41355)||2000 AF36|| align=right|12,6|| align=right|5,147|| align=right|0,080|| align=right|8,04|| align=right|11,68||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41356)||2000 AZ51|| align=right|13,6|| align=right|3,147|| align=right|0,184|| align=right|4,24|| align=right|5,583||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41357)||2000 AD52|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,245|| align=right|9,15|| align=right|4,033||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41358)||2000 AJ54|| align=right|12,8|| align=right|2,935|| align=right|0,075|| align=right|11,64|| align=right|5,027||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41359)||2000 AG55|| align=right|11,6|| align=right|5,097|| align=right|0,025|| align=right|6,78|| align=right|11,51||JUT||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41360)||2000 AN68|| align=right|12,8|| align=right|3,065|| align=right|0,069|| align=right|9,92|| align=right|5,364||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41361)||2000 AO76|| align=right|13,4|| align=right|3,060|| align=right|0,166|| align=right|12,02|| align=right|5,353||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41362)||2000 AJ81|| align=right|13,4|| align=right|3,043|| align=right|0,088|| align=right|11,02|| align=right|5,307||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41363)||2000 AA90|| align=right|13,3|| align=right|3,509|| align=right|0,067|| align=right|10,52|| align=right|6,572||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41364)||2000 AD96|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,022|| align=right|8,25|| align=right|3,459||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41365)||2000 AO98|| align=right|13,1|| align=right|3,974|| align=right|0,226|| align=right|9,28|| align=right|7,920||HLD||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41366)||2000 AU98|| align=right|14,5|| align=right|2,596|| align=right|0,181|| align=right|16,03|| align=right|4,181||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41367)||2000 AP99|| align=right|13,4|| align=right|3,049|| align=right|0,096|| align=right|10,90|| align=right|5,324||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41368)||2000 AA100|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,233|| align=right|3,85|| align=right|4,236||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41369)||2000 AG100|| align=right|13,6|| align=right|3,086|| align=right|0,126|| align=right|8,01|| align=right|5,420||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41370)||2000 AA101|| align=right|14,0|| align=right|2,973|| align=right|0,078|| align=right|11,02|| align=right|5,126||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41371)||2000 AB101|| align=right|13,0|| align=right|3,128|| align=right|0,058|| align=right|14,16|| align=right|5,533||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41372)||2000 AC101|| align=right|13,7|| align=right|3,019|| align=right|0,119|| align=right|11,78|| align=right|5,244||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41373)||2000 AR101|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,095|| align=right|11,40|| align=right|5,141||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41374)||2000 AW101|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,210|| align=right|9,01|| align=right|4,123||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41375)||2000 AD102|| align=right|13,6|| align=right|2,963|| align=right|0,036|| align=right|10,50|| align=right|5,100||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41376)||2000 AT103|| align=right|13,5|| align=right|3,057|| align=right|0,153|| align=right|10,19|| align=right|5,343||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41377)||2000 AB104|| align=right|13,7|| align=right|3,223|| align=right|0,018|| align=right|8,72|| align=right|5,784||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41378)||2000 AP105|| align=right|14,2|| align=right|3,094|| align=right|0,123|| align=right|11,62|| align=right|5,442||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41379)||2000 AS105|| align=right|11,1|| align=right|5,106|| align=right|0,061|| align=right|25,95|| align=right|11,54||JUT||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41380)||2000 AM113|| align=right|13,1|| align=right|3,079|| align=right|0,194|| align=right|11,38|| align=right|5,403||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41381)||2000 AG117|| align=right|13,6|| align=right|2,739|| align=right|0,279|| align=right|10,06|| align=right|4,532||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41382)||2000 AV124|| align=right|13,6|| align=right|3,182|| align=right|0,144|| align=right|18,30|| align=right|5,675||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41383)||2000 AH138|| align=right|12,8|| align=right|3,103|| align=right|0,182|| align=right|23,03|| align=right|5,464||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41384)||2000 AJ138|| align=right|14,2|| align=right|3,050|| align=right|0,134|| align=right|5,04|| align=right|5,326||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41385)||2000 AQ138|| align=right|13,9|| align=right|2,560|| align=right|0,110|| align=right|23,24|| align=right|4,096||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41386)||2000 AD140|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,164|| align=right|7,43|| align=right|4,568||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41387)||2000 AE140|| align=right|14,1|| align=right|2,944|| align=right|0,245|| align=right|12,58|| align=right|5,052||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41388)||2000 AJ140|| align=right|14,3|| align=right|2,834|| align=right|0,053|| align=right|11,22|| align=right|4,771||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41389)||2000 AM140|| align=right|14,1|| align=right|2,789|| align=right|0,169|| align=right|9,08|| align=right|4,658||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41390)||2000 AX145|| align=right|14,5|| align=right|2,740|| align=right|0,210|| align=right|6,65|| align=right|4,535||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41391)||2000 AX148|| align=right|13,8|| align=right|2,773|| align=right|0,162|| align=right|9,41|| align=right|4,616||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41392)||2000 AA149|| align=right|13,5|| align=right|2,960|| align=right|0,074|| align=right|11,59|| align=right|5,092||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41393)||2000 AV151|| align=right|15,1|| align=right|2,282|| align=right|0,235|| align=right|7,28|| align=right|3,446||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41394)||2000 AW162|| align=right|14,8|| align=right|2,774|| align=right|0,232|| align=right|8,96|| align=right|4,619||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41395)||2000 AY169|| align=right|13,6|| align=right|3,104|| align=right|0,250|| align=right|10,81|| align=right|5,468||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41396)||2000 AG175|| align=right|12,7|| align=right|2,861|| align=right|0,221|| align=right|10,04|| align=right|4,839||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41397)||2000 AS175|| align=right|12,7|| align=right|3,232|| align=right|0,076|| align=right|13,95|| align=right|5,810||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41398)||2000 AH177|| align=right|13,3|| align=right|2,965|| align=right|0,091|| align=right|11,25|| align=right|5,106||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41399)||2000 AR177|| align=right|12,6|| align=right|3,172|| align=right|0,107|| align=right|17,35|| align=right|5,649||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41400)||2000 AR185|| align=right|13,9|| align=right|2,680|| align=right|0,163|| align=right|12,85|| align=right|4,387||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41401)||2000 AU186|| align=right|13,5|| align=right|3,012|| align=right|0,124|| align=right|10,57|| align=right|5,228||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41402)||2000 AV186|| align=right|13,4|| align=right|3,071|| align=right|0,065|| align=right|12,35|| align=right|5,380||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41403)||2000 AW186|| align=right|13,9|| align=right|3,077|| align=right|0,120|| align=right|12,06|| align=right|5,396||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41404)||2000 AG187|| align=right|14,2|| align=right|2,616|| align=right|0,128|| align=right|15,63|| align=right|4,231||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41405)||2000 AS187|| align=right|12,7|| align=right|3,129|| align=right|0,069|| align=right|14,57|| align=right|5,534||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41406)||2000 AD188|| align=right|12,7|| align=right|3,128|| align=right|0,201|| align=right|22,10|| align=right|5,531||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41407)||2000 AL188|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,227|| align=right|13,88|| align=right|4,628||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41408)||2000 AV196|| align=right|13,5|| align=right|3,158|| align=right|0,176|| align=right|13,93|| align=right|5,612||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41409)||2000 AW199|| align=right|14,4|| align=right|2,602|| align=right|0,291|| align=right|13,40|| align=right|4,197||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41410)||2000 AD200|| align=right|13,6|| align=right|2,758|| align=right|0,151|| align=right|18,70|| align=right|4,579||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41411)||2000 AK200|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,161|| align=right|13,98|| align=right|4,117||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41412)||2000 AO200|| align=right|14,2|| align=right|2,640|| align=right|0,093|| align=right|15,63|| align=right|4,288||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41413)||2000 AF210|| align=right|15,1|| align=right|3,045|| align=right|0,110|| align=right|0,84|| align=right|5,312||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41414)||2000 AC215|| align=right|14,3|| align=right|2,936|| align=right|0,124|| align=right|8,63|| align=right|5,029||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41415)||2000 AX230|| align=right|14,0|| align=right|3,207|| align=right|0,148|| align=right|18,31|| align=right|5,742||MBA||4. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41416)||2000 AF231|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,134|| align=right|7,48|| align=right|4,539||MBA||4. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41417)||2000 AL233|| align=right|12,4|| align=right|5,135|| align=right|0,042|| align=right|1,73|| align=right|11,64||JUT||4. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41418)||2000 AR233|| align=right|13,5|| align=right|2,843|| align=right|0,135|| align=right|16,32|| align=right|4,793||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41419)||2000 AW234|| align=right|13,7|| align=right|3,952|| align=right|0,051|| align=right|3,62|| align=right|7,854||HLD||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41420)||2000 AQ240|| align=right|14,8|| align=right|2,699|| align=right|0,185|| align=right|13,68|| align=right|4,433||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41421)||2000 AZ240|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,297|| align=right|13,78|| align=right|4,182||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41422)||2000 CB5|| align=right|13,9|| align=right|3,039|| align=right|0,229|| align=right|2,69|| align=right|5,297||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41423)||2000 CU24|| align=right|15,0|| align=right|2,199|| align=right|0,123|| align=right|2,84|| align=right|3,261||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41424)||2000 CK40|| align=right|15,0|| align=right|1,934|| align=right|0,095|| align=right|25,80|| align=right|2,689||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41425)||2000 CE77|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,058|| align=right|6,57|| align=right|3,569||MBA||10. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41426)||2000 CJ140|| align=right|13,0|| align=right|5,263|| align=right|0,069|| align=right|1,52|| align=right|12,08||JUT||5. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41427)||2000 DY4|| align=right|12,3|| align=right|5,240|| align=right|0,079|| align=right|5,67|| align=right|12,00||JUT||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41428)||2000 EL85|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,050|| align=right|6,28|| align=right|3,583||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41429)||2000 GE2|| align=right|20,7|| align=right|1,593|| align=right|0,556|| align=right|2,20|| align=right|2,009||APL PHA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41430)||2000 GN4|| align=right|13,2|| align=right|2,457|| align=right|0,142|| align=right|15,86|| align=right|3,851||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41431)||2000 GY6|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,201|| align=right|1,01|| align=right|3,487||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41432)||2000 GE35|| align=right|14,6|| align=right|2,664|| align=right|0,279|| align=right|12,29|| align=right|4,348||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41433)||2000 GY51|| align=right|14,4|| align=right|2,248|| align=right|0,089|| align=right|6,08|| align=right|3,371||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41434)||2000 GB82|| align=right|16,3|| align=right|1,636|| align=right|0,062|| align=right|14,15|| align=right|2,092||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41435)||2000 GQ89|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,194|| align=right|12,65|| align=right|4,158||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41436)||2000 GJ95|| align=right|13,4|| align=right|2,621|| align=right|0,128|| align=right|13,74|| align=right|4,242||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41437)||2000 GT122|| align=right|12,9|| align=right|2,612|| align=right|0,171|| align=right|13,15|| align=right|4,220||MBA||11. dubna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41438)||2000 GG124|| align=right|13,2|| align=right|2,472|| align=right|0,106|| align=right|14,18|| align=right|3,886||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41439)||2000 GO134|| align=right|14,5|| align=right|2,245|| align=right|0,182|| align=right|6,25|| align=right|3,363||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41440)||2000 HZ23|| align=right|20,1|| align=right|1,577|| align=right|0,212|| align=right|15,11|| align=right|1,979||AMR||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41441)||2000 HK25|| align=right|13,7|| align=right|2,717|| align=right|0,147|| align=right|17,44|| align=right|4,477||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41442)||2000 JS51|| align=right|14,0|| align=right|2,285|| align=right|0,215|| align=right|6,41|| align=right|3,454||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41443)||2000 JD73|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,220|| align=right|9,28|| align=right|4,064||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41444)||2000 JK76|| align=right|12,7|| align=right|3,056|| align=right|0,123|| align=right|11,40|| align=right|5,343||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41445)||2000 KF56|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,211|| align=right|3,68|| align=right|3,694||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41446)||2000 LW|| align=right|14,4|| align=right|2,774|| align=right|0,160|| align=right|9,80|| align=right|4,620||MBA||1. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41447)||2000 LK4|| align=right|14,3|| align=right|2,526|| align=right|0,261|| align=right|9,78|| align=right|4,014||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41448)||2000 LJ12|| align=right|13,4|| align=right|2,786|| align=right|0,154|| align=right|24,48|| align=right|4,649||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41449)||2000 LN12|| align=right|15,1|| align=right|2,450|| align=right|0,163|| align=right|5,44|| align=right|3,833||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41450) Medkeff||2000 LF15|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,141|| align=right|2,30|| align=right|3,691||MBA||1. června 2000||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(41451)||2000 LJ24|| align=right|13,6|| align=right|2,572|| align=right|0,153|| align=right|13,29|| align=right|4,125||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41452)||2000 LD29|| align=right|14,2|| align=right|2,636|| align=right|0,257|| align=right|7,26|| align=right|4,278||MBA||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41453)||2000 MJ4|| align=right|13,0|| align=right|2,669|| align=right|0,145|| align=right|12,82|| align=right|4,360||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41454)||2000 MQ5|| align=right|15,9|| align=right|2,205|| align=right|0,228|| align=right|7,86|| align=right|3,273||MBA||26. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41455)||2000 NC|| align=right|13,5|| align=right|2,530|| align=right|0,310|| align=right|9,67|| align=right|4,023||MBA||1. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(41456)||2000 NT|| align=right|14,0|| align=right|2,635|| align=right|0,312|| align=right|19,39|| align=right|4,276||MBA||3. července 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(41457)||2000 ND2|| align=right|15,9|| align=right|2,155|| align=right|0,175|| align=right|3,14|| align=right|3,163||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41458)||2000 NN14|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,247|| align=right|3,91|| align=right|3,614||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41459)||2000 NO20|| align=right|16,5|| align=right|2,586|| align=right|0,235|| align=right|3,93|| align=right|4,159||MBA||6. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41460)||2000 NC28|| align=right|11,8|| align=right|3,034|| align=right|0,026|| align=right|9,13|| align=right|5,285||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41461)||2000 ON|| align=right|13,9|| align=right|2,762|| align=right|0,164|| align=right|49,92|| align=right|4,588||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41462)||2000 OJ13|| align=right|13,8|| align=right|3,057|| align=right|0,060|| align=right|11,30|| align=right|5,343||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41463)||2000 OG21|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,205|| align=right|4,41|| align=right|3,550||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41464)||2000 OL22|| align=right|15,3|| align=right|1,898|| align=right|0,128|| align=right|25,10|| align=right|2,613||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41465)||2000 OV22|| align=right|14,1|| align=right|2,597|| align=right|0,249|| align=right|3,77|| align=right|4,184||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41466)||2000 OW24|| align=right|13,3|| align=right|2,548|| align=right|0,149|| align=right|13,94|| align=right|4,066||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41467)||2000 OG29|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,092|| align=right|6,44|| align=right|3,698||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41468)||2000 OS46|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,218|| align=right|4,34|| align=right|3,812||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41469)||2000 OT49|| align=right|14,9|| align=right|2,575|| align=right|0,274|| align=right|6,60|| align=right|4,132||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41470)||2000 OK50|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,199|| align=right|6,83|| align=right|3,626||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41471)||2000 OC51|| align=right|14,6|| align=right|2,255|| align=right|0,174|| align=right|4,57|| align=right|3,386||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41472)||2000 OA59|| align=right|14,2|| align=right|2,534|| align=right|0,126|| align=right|12,57|| align=right|4,032||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41473)||2000 PU9|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,196|| align=right|1,99|| align=right|3,600||MBA||9. srpna 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(41474)||2000 PE13|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,199|| align=right|6,00|| align=right|3,425||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41475)||2000 PR13|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,279|| align=right|23,19|| align=right|3,463||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41476)||2000 PC14|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,159|| align=right|2,51|| align=right|4,163||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41477)||2000 PP26|| align=right|14,5|| align=right|2,523|| align=right|0,233|| align=right|13,05|| align=right|4,006||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41478)||2000 PR28|| align=right|13,4|| align=right|2,372|| align=right|0,139|| align=right|7,45|| align=right|3,653||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41479)||2000 QQ27|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,225|| align=right|4,31|| align=right|3,552||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41480)||2000 QZ29|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,181|| align=right|6,54|| align=right|5,459||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41481)||2000 QE35|| align=right|15,4|| align=right|2,242|| align=right|0,144|| align=right|5,76|| align=right|3,356||MBA||28. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(41482)||2000 QF37|| align=right|14,1|| align=right|2,990|| align=right|0,044|| align=right|2,14|| align=right|5,170||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41483)||2000 QD41|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,090|| align=right|8,31|| align=right|4,172||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41484)||2000 QB44|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,183|| align=right|6,94|| align=right|3,512||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41485)||2000 QF51|| align=right|15,5|| align=right|2,277|| align=right|0,159|| align=right|2,74|| align=right|3,436||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41486)||2000 QQ62|| align=right|15,4|| align=right|3,093|| align=right|0,100|| align=right|5,96|| align=right|5,439||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41487)||2000 QL64|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,246|| align=right|9,26|| align=right|3,761||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41488) Sindbad||2000 QE71|| align=right|12,3|| align=right|3,947|| align=right|0,152|| align=right|9,62|| align=right|7,840||HLD||29. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(41489)||2000 QL73|| align=right|17,0|| align=right|2,224|| align=right|0,127|| align=right|3,61|| align=right|3,316||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41490)||2000 QX75|| align=right|15,8|| align=right|2,635|| align=right|0,075|| align=right|0,60|| align=right|4,276||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41491)||2000 QK80|| align=right|15,4|| align=right|2,186|| align=right|0,080|| align=right|7,44|| align=right|3,231||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41492)||2000 QC89|| align=right|15,2|| align=right|2,260|| align=right|0,198|| align=right|5,16|| align=right|3,396||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41493)||2000 QO101|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,303|| align=right|5,34|| align=right|4,092||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41494)||2000 QX111|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,107|| align=right|4,93|| align=right|3,534||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41495)||2000 QH117|| align=right|15,1|| align=right|2,244|| align=right|0,088|| align=right|5,49|| align=right|3,361||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41496)||2000 QB118|| align=right|14,6|| align=right|2,330|| align=right|0,168|| align=right|4,04|| align=right|3,557||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41497)||2000 QC128|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,181|| align=right|1,82|| align=right|3,498||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41498)||2000 QK128|| align=right|14,9|| align=right|2,373|| align=right|0,189|| align=right|1,64|| align=right|3,656||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41499)||2000 QH143|| align=right|15,0|| align=right|3,114|| align=right|0,132|| align=right|4,48|| align=right|5,495||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41500)||2000 QO143|| align=right|14,5|| align=right|2,666|| align=right|0,176|| align=right|8,35|| align=right|4,353||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41501)||2000 QA146|| align=right|14,7|| align=right|2,297|| align=right|0,152|| align=right|9,82|| align=right|3,480||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41502)||2000 QK147|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,276|| align=right|5,03|| align=right|3,561||MBA||23. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(41503)||2000 QG148|| align=right|16,0|| align=right|1,909|| align=right|0,131|| align=right|22,18|| align=right|2,636||MBA||26. srpna 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(41504)||2000 QY148|| align=right|16,5|| align=right|1,910|| align=right|0,049|| align=right|21,24|| align=right|2,640||MBA||29. srpna 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(41505)||2000 QP150|| align=right|14,6|| align=right|2,544|| align=right|0,268|| align=right|5,40|| align=right|4,057||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41506)||2000 QD151|| align=right|15,0|| align=right|2,155|| align=right|0,145|| align=right|3,35|| align=right|3,162||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41507)||2000 QU157|| align=right|13,7|| align=right|3,116|| align=right|0,057|| align=right|8,04|| align=right|5,499||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41508)||2000 QY160|| align=right|13,9|| align=right|2,967|| align=right|0,026|| align=right|8,86|| align=right|5,111||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41509)||2000 QL169|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,114|| align=right|4,47|| align=right|4,133||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41510)||2000 QU171|| align=right|13,9|| align=right|2,642|| align=right|0,128|| align=right|13,61|| align=right|4,294||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41511)||2000 QC174|| align=right|13,2|| align=right|2,624|| align=right|0,187|| align=right|5,55|| align=right|4,250||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41512)||2000 QV179|| align=right|15,5|| align=right|2,835|| align=right|0,062|| align=right|2,66|| align=right|4,772||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41513)||2000 QL180|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,181|| align=right|5,20|| align=right|3,719||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41514)||2000 QR180|| align=right|13,4|| align=right|2,772|| align=right|0,223|| align=right|8,94|| align=right|4,615||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41515)||2000 QL181|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,161|| align=right|4,19|| align=right|3,441||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41516)||2000 QN181|| align=right|13,0|| align=right|2,562|| align=right|0,123|| align=right|13,76|| align=right|4,100||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41517)||2000 QK182|| align=right|14,5|| align=right|2,610|| align=right|0,059|| align=right|8,84|| align=right|4,217||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41518)||2000 QD196|| align=right|15,1|| align=right|3,036|| align=right|0,167|| align=right|3,91|| align=right|5,288||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41519)||2000 QH196|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,049|| align=right|5,29|| align=right|4,233||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41520)||2000 QG207|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,168|| align=right|13,90|| align=right|4,134||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41521)||2000 QL207|| align=right|15,1|| align=right|2,551|| align=right|0,166|| align=right|2,61|| align=right|4,073||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41522)||2000 QX211|| align=right|15,3|| align=right|2,837|| align=right|0,057|| align=right|4,23|| align=right|4,778||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41523)||2000 QD217|| align=right|14,9|| align=right|2,679|| align=right|0,055|| align=right|9,27|| align=right|4,384||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41524)||2000 QU217|| align=right|14,3|| align=right|3,027|| align=right|0,079|| align=right|10,02|| align=right|5,266||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41525)||2000 QP218|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,142|| align=right|1,67|| align=right|3,699||MBA||20. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41526)||2000 QW221|| align=right|14,9|| align=right|2,666|| align=right|0,301|| align=right|13,24|| align=right|4,353||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41527)||2000 QX221|| align=right|14,8|| align=right|2,302|| align=right|0,181|| align=right|7,61|| align=right|3,492||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41528)||2000 RN4|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,154|| align=right|7,10|| align=right|3,728||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41529)||2000 RC6|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,095|| align=right|6,69|| align=right|3,732||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41530)||2000 RD9|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,172|| align=right|2,64|| align=right|3,514||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41531)||2000 RN9|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,176|| align=right|4,44|| align=right|4,212||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41532)||2000 RO9|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,166|| align=right|4,81|| align=right|4,212||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41533)||2000 RV9|| align=right|15,0|| align=right|2,455|| align=right|0,173|| align=right|3,01|| align=right|3,847||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41534)||2000 RX9|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,056|| align=right|6,26|| align=right|3,531||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41535)||2000 RL10|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,246|| align=right|2,27|| align=right|4,261||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41536)||2000 RJ15|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,217|| align=right|5,50|| align=right|3,439||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41537)||2000 RS15|| align=right|15,2|| align=right|2,300|| align=right|0,154|| align=right|6,33|| align=right|3,487||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41538)||2000 RC30|| align=right|14,1|| align=right|2,570|| align=right|0,201|| align=right|18,07|| align=right|4,120||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41539)||2000 RA32|| align=right|15,9|| align=right|2,247|| align=right|0,114|| align=right|6,34|| align=right|3,368||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41540)||2000 RT38|| align=right|16,0|| align=right|2,567|| align=right|0,160|| align=right|1,05|| align=right|4,113||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41541)||2000 RV38|| align=right|15,6|| align=right|2,310|| align=right|0,238|| align=right|0,78|| align=right|3,510||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41542)||2000 RZ38|| align=right|14,9|| align=right|2,239|| align=right|0,127|| align=right|7,26|| align=right|3,349||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41543)||2000 RU40|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,088|| align=right|12,84|| align=right|4,116||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41544)||2000 RD41|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,265|| align=right|6,88|| align=right|4,652||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41545)||2000 RA43|| align=right|13,0|| align=right|2,552|| align=right|0,109|| align=right|15,75|| align=right|4,076||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41546)||2000 RZ45|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,160|| align=right|4,92|| align=right|3,441||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41547)||2000 RA46|| align=right|15,0|| align=right|2,293|| align=right|0,096|| align=right|5,52|| align=right|3,472||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41548)||2000 RG46|| align=right|14,3|| align=right|2,625|| align=right|0,266|| align=right|5,03|| align=right|4,253||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41549)||2000 RN46|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,166|| align=right|5,85|| align=right|3,657||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41550)||2000 RO46|| align=right|14,9|| align=right|2,145|| align=right|0,140|| align=right|2,92|| align=right|3,141||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41551)||2000 RN50|| align=right|15,6|| align=right|2,305|| align=right|0,187|| align=right|2,76|| align=right|3,499||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41552)||2000 RS52|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,192|| align=right|3,07|| align=right|3,637||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41553)||2000 RT52|| align=right|15,0|| align=right|2,656|| align=right|0,215|| align=right|4,23|| align=right|4,329||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41554)||2000 RH53|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,114|| align=right|8,59|| align=right|5,377||MBA||5. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41555)||2000 RT53|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,094|| align=right|5,53|| align=right|3,479||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41556)||2000 RC54|| align=right|14,6|| align=right|2,333|| align=right|0,060|| align=right|6,07|| align=right|3,564||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41557)||2000 RJ54|| align=right|15,7|| align=right|2,456|| align=right|0,116|| align=right|5,73|| align=right|3,849||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41558)||2000 RG57|| align=right|15,7|| align=right|2,269|| align=right|0,129|| align=right|6,33|| align=right|3,417||MBA||7. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41559)||2000 RD60|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,149|| align=right|7,46|| align=right|3,526||MBA||8. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41560)||2000 RF66|| align=right|15,5|| align=right|2,187|| align=right|0,133|| align=right|5,06|| align=right|3,234||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41561)||2000 RQ66|| align=right|14,5|| align=right|2,273|| align=right|0,130|| align=right|5,33|| align=right|3,427||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41562)||2000 RR67|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,210|| align=right|2,66|| align=right|3,751||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41563)||2000 RL71|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,109|| align=right|3,26|| align=right|4,137||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41564)||2000 RX71|| align=right|14,8|| align=right|2,284|| align=right|0,114|| align=right|7,71|| align=right|3,451||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41565)||2000 RJ72|| align=right|16,2|| align=right|2,117|| align=right|0,155|| align=right|2,18|| align=right|3,080||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41566)||2000 RU72|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,139|| align=right|2,82|| align=right|3,366||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41567)||2000 RN73|| align=right|13,8|| align=right|3,170|| align=right|0,009|| align=right|7,63|| align=right|5,642||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41568)||2000 RU73|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,099|| align=right|6,04|| align=right|3,732||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41569)||2000 RC74|| align=right|14,5|| align=right|2,258|| align=right|0,097|| align=right|5,70|| align=right|3,392||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41570)||2000 RW75|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,127|| align=right|6,50|| align=right|3,457||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41571)||2000 RT81|| align=right|14,6|| align=right|2,386|| align=right|0,086|| align=right|9,36|| align=right|3,686||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41572)||2000 RL92|| align=right|15,3|| align=right|2,250|| align=right|0,069|| align=right|6,11|| align=right|3,375||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41573)||2000 RB99|| align=right|14,5|| align=right|2,596|| align=right|0,257|| align=right|11,81|| align=right|4,181||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41574)||2000 SQ1|| align=right|14,9|| align=right|1,857|| align=right|0,129|| align=right|25,78|| align=right|2,530||MBA||19. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41575)||2000 ST1|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,151|| align=right|5,05|| align=right|3,463||MBA||20. září 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(41576)||2000 SF2|| align=right|14,0|| align=right|3,139|| align=right|0,263|| align=right|17,56|| align=right|5,562||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41577)||2000 SV2|| align=right|14,9|| align=right|1,854|| align=right|0,185|| align=right|24,98|| align=right|2,524||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41578)||2000 SE3|| align=right|15,8|| align=right|1,982|| align=right|0,080|| align=right|19,70|| align=right|2,789||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41579)||2000 SG20|| align=right|15,1|| align=right|2,413|| align=right|0,100|| align=right|5,59|| align=right|3,749||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41580)||2000 SV22|| align=right|14,1|| align=right|2,570|| align=right|0,177|| align=right|14,64|| align=right|4,120||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41581)||2000 SY22|| align=right|15,1|| align=right|2,580|| align=right|0,187|| align=right|6,64|| align=right|4,143||MBA||25. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41582)||2000 SL27|| align=right|14,6|| align=right|2,741|| align=right|0,116|| align=right|11,32|| align=right|4,537||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41583)||2000 SP34|| align=right|12,9|| align=right|3,127|| align=right|0,059|| align=right|15,80|| align=right|5,528||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41584)||2000 SL35|| align=right|15,7|| align=right|2,867|| align=right|0,035|| align=right|2,84|| align=right|4,854||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41585)||2000 ST37|| align=right|13,1|| align=right|3,141|| align=right|0,121|| align=right|6,29|| align=right|5,566||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41586)||2000 SH38|| align=right|16,2|| align=right|2,356|| align=right|0,121|| align=right|7,38|| align=right|3,615||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41587)||2000 SX38|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,180|| align=right|5,44|| align=right|3,644||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41588)||2000 SC46|| align=right|13,3|| align=right|2,341|| align=right|0,324|| align=right|20,07|| align=right|3,581||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41589)||2000 SJ46|| align=right|13,0|| align=right|2,588|| align=right|0,139|| align=right|13,74|| align=right|4,164||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41590)||2000 SZ50|| align=right|15,1|| align=right|2,683|| align=right|0,062|| align=right|3,93|| align=right|4,394||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41591)||2000 SL52|| align=right|14,2|| align=right|2,564|| align=right|0,150|| align=right|12,12|| align=right|4,104||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41592)||2000 ST53|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,030|| align=right|2,62|| align=right|4,684||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41593)||2000 SH58|| align=right|15,5|| align=right|2,896|| align=right|0,074|| align=right|1,77|| align=right|4,929||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41594)||2000 SG63|| align=right|15,7|| align=right|2,452|| align=right|0,232|| align=right|5,61|| align=right|3,839||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41595)||2000 SV66|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,175|| align=right|3,48|| align=right|3,689||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41596)||2000 SW67|| align=right|15,2|| align=right|2,536|| align=right|0,098|| align=right|13,06|| align=right|4,038||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41597)||2000 ST72|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,093|| align=right|4,09|| align=right|3,646||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41598)||2000 SL74|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,157|| align=right|5,68|| align=right|3,796||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41599)||2000 SV75|| align=right|15,4|| align=right|2,782|| align=right|0,068|| align=right|7,70|| align=right|4,640||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41600)||2000 SJ76|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,122|| align=right|4,29|| align=right|3,523||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41601)||2000 SH78|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,177|| align=right|0,99|| align=right|3,545||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41602)||2000 SA81|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,141|| align=right|4,30|| align=right|3,674||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41603)||2000 SN102|| align=right|16,5|| align=right|2,193|| align=right|0,061|| align=right|2,80|| align=right|3,248||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41604)||2000 SO104|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,162|| align=right|2,72|| align=right|3,550||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41605)||2000 SV106|| align=right|16,8|| align=right|2,257|| align=right|0,140|| align=right|3,60|| align=right|3,391||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41606)||2000 SO108|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,112|| align=right|2,56|| align=right|3,390||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41607)||2000 SJ113|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,195|| align=right|1,61|| align=right|3,542||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41608)||2000 SS114|| align=right|15,2|| align=right|2,770|| align=right|0,193|| align=right|9,43|| align=right|4,610||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41609)||2000 SR117|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,200|| align=right|4,21|| align=right|3,621||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41610)||2000 SR119|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,074|| align=right|5,11|| align=right|3,360||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41611)||2000 SY120|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,279|| align=right|5,89|| align=right|4,068||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41612)||2000 SO124|| align=right|14,1|| align=right|3,230|| align=right|0,107|| align=right|2,78|| align=right|5,803||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41613)||2000 SP144|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,134|| align=right|4,82|| align=right|5,743||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41614)||2000 SX145|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,075|| align=right|5,47|| align=right|3,221||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41615)||2000 SM149|| align=right|16,5|| align=right|2,234|| align=right|0,139|| align=right|5,11|| align=right|3,339||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41616)||2000 SP149|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,120|| align=right|2,76|| align=right|3,422||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41617)||2000 SK151|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,113|| align=right|0,62|| align=right|3,453||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41618)||2000 SU151|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,156|| align=right|2,13|| align=right|3,791||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41619)||2000 SM153|| align=right|16,2|| align=right|2,259|| align=right|0,118|| align=right|1,48|| align=right|3,395||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41620)||2000 SU160|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,183|| align=right|1,62|| align=right|4,131||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41621)||2000 SY161|| align=right|13,7|| align=right|2,395|| align=right|0,219|| align=right|11,95|| align=right|3,705||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41622)||2000 SP166|| align=right|14,8|| align=right|2,458|| align=right|0,191|| align=right|9,45|| align=right|3,852||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41623)||2000 SN167|| align=right|13,6|| align=right|2,639|| align=right|0,233|| align=right|13,04|| align=right|4,287||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41624)||2000 SU167|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,137|| align=right|6,28|| align=right|3,530||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41625)||2000 SA168|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,100|| align=right|5,01|| align=right|3,489||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41626)||2000 SQ170|| align=right|15,0|| align=right|2,868|| align=right|0,071|| align=right|12,18|| align=right|4,855||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41627)||2000 SK171|| align=right|14,7|| align=right|2,732|| align=right|0,069|| align=right|5,38|| align=right|4,514||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41628)||2000 SW176|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,098|| align=right|5,51|| align=right|3,817||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41629)||2000 SA177|| align=right|14,3|| align=right|2,597|| align=right|0,182|| align=right|11,64|| align=right|4,184||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41630)||2000 SM185|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,154|| align=right|2,18|| align=right|3,810||MBA||21. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41631)||2000 SN185|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,139|| align=right|4,18|| align=right|3,468||MBA||21. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41632)||2000 SL204|| align=right|15,4|| align=right|2,937|| align=right|0,035|| align=right|1,59|| align=right|5,033||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41633)||2000 SR216|| align=right|15,2|| align=right|2,339|| align=right|0,070|| align=right|7,57|| align=right|3,576||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41634)||2000 SO218|| align=right|14,8|| align=right|2,633|| align=right|0,074|| align=right|8,90|| align=right|4,272||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41635)||2000 SE220|| align=right|14,2|| align=right|2,465|| align=right|0,181|| align=right|8,78|| align=right|3,870||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41636)||2000 SZ220|| align=right|14,6|| align=right|2,566|| align=right|0,060|| align=right|10,54|| align=right|4,111||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41637)||2000 SA225|| align=right|14,9|| align=right|2,474|| align=right|0,108|| align=right|6,51|| align=right|3,890||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41638)||2000 SS225|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,114|| align=right|7,95|| align=right|3,679||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41639)||2000 SD227|| align=right|14,5|| align=right|2,384|| align=right|0,240|| align=right|9,78|| align=right|3,681||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41640)||2000 SJ227|| align=right|14,9|| align=right|2,745|| align=right|0,176|| align=right|4,31|| align=right|4,547||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41641)||2000 SV229|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,144|| align=right|2,21|| align=right|3,738||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41642)||2000 SK230|| align=right|16,4|| align=right|2,423|| align=right|0,213|| align=right|0,26|| align=right|3,771||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41643)||2000 SH268|| align=right|15,3|| align=right|2,228|| align=right|0,090|| align=right|6,21|| align=right|3,326||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41644)||2000 SC269|| align=right|13,8|| align=right|2,593|| align=right|0,201|| align=right|13,29|| align=right|4,175||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41645)||2000 SD269|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,124|| align=right|4,04|| align=right|4,314||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41646)||2000 SJ273|| align=right|16,3|| align=right|2,237|| align=right|0,087|| align=right|5,34|| align=right|3,346||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41647)||2000 ST275|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,147|| align=right|10,94|| align=right|3,587||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41648)||2000 SP276|| align=right|14,8|| align=right|2,590|| align=right|0,156|| align=right|6,92|| align=right|4,167||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41649)||2000 SA279|| align=right|14,7|| align=right|2,258|| align=right|0,096|| align=right|4,09|| align=right|3,394||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41650)||2000 SU280|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,239|| align=right|11,34|| align=right|3,760||MBA||29. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41651)||2000 ST293|| align=right|15,4|| align=right|2,764|| align=right|0,226|| align=right|8,54|| align=right|4,595||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41652)||2000 SA294|| align=right|14,8|| align=right|2,402|| align=right|0,289|| align=right|11,56|| align=right|3,721||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41653)||2000 SC294|| align=right|15,0|| align=right|2,254|| align=right|0,153|| align=right|6,57|| align=right|3,383||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41654)||2000 SE295|| align=right|14,6|| align=right|2,270|| align=right|0,055|| align=right|11,91|| align=right|3,420||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41655)||2000 SJ302|| align=right|16,1|| align=right|2,166|| align=right|0,068|| align=right|3,24|| align=right|3,188||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41656)||2000 SH303|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,184|| align=right|4,40|| align=right|4,217||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41657)||2000 SN308|| align=right|15,1|| align=right|3,073|| align=right|0,082|| align=right|9,49|| align=right|5,387||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41658)||2000 SP319|| align=right|13,6|| align=right|2,587|| align=right|0,141|| align=right|13,44|| align=right|4,161||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41659)||2000 SP358|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,046|| align=right|15,22|| align=right|4,358||MBA||24. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41660)||2000 SV362|| align=right|15,1|| align=right|1,962|| align=right|0,031|| align=right|23,96|| align=right|2,747||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41661)||2000 SK369|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,063|| align=right|6,00|| align=right|3,389||MBA||22. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41662)||2000 TB|| align=right|15,2|| align=right|2,373|| align=right|0,193|| align=right|3,29|| align=right|3,656||MBA||1. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(41663)||2000 TK16|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,056|| align=right|3,26|| align=right|3,238||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41664)||2000 TR16|| align=right|16,4|| align=right|2,137|| align=right|0,139|| align=right|2,49|| align=right|3,123||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41665)||2000 TH18|| align=right|16,2|| align=right|2,257|| align=right|0,040|| align=right|4,54|| align=right|3,391||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41666)||2000 TQ18|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,149|| align=right|0,54|| align=right|3,777||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41667)||2000 TE19|| align=right|14,9|| align=right|2,356|| align=right|0,209|| align=right|5,90|| align=right|3,616||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41668)||2000 TP25|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,167|| align=right|7,13|| align=right|3,599||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41669)||2000 TW28|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,130|| align=right|5,24|| align=right|3,506||MBA||6. října 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41670)||2000 TC29|| align=right|12,6|| align=right|3,131|| align=right|0,155|| align=right|13,62|| align=right|5,540||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41671)||2000 TF34|| align=right|12,9|| align=right|3,136|| align=right|0,199|| align=right|18,60|| align=right|5,554||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41672)||2000 TX36|| align=right|14,6|| align=right|1,900|| align=right|0,069|| align=right|24,05|| align=right|2,618||MBA||15. října 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41673)||2000 TU39|| align=right|14,3|| align=right|2,562|| align=right|0,145|| align=right|14,06|| align=right|4,099||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41674)||2000 TV62|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,187|| align=right|2,55|| align=right|3,552||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41675)||2000 UZ1|| align=right|14,2|| align=right|2,472|| align=right|0,214|| align=right|5,16|| align=right|3,885||MBA||22. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(41676)||2000 UR2|| align=right|14,9|| align=right|2,145|| align=right|0,020|| align=right|2,47|| align=right|3,140||MBA||24. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(41677)||2000 UD7|| align=right|15,0|| align=right|2,288|| align=right|0,136|| align=right|4,30|| align=right|3,460||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41678)||2000 UV7|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,155|| align=right|0,95|| align=right|3,729||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41679)||2000 UC8|| align=right|14,7|| align=right|2,326|| align=right|0,150|| align=right|1,34|| align=right|3,547||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41680)||2000 UY8|| align=right|13,3|| align=right|2,588|| align=right|0,076|| align=right|9,80|| align=right|4,162||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41681)||2000 UA10|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,045|| align=right|8,57|| align=right|4,551||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41682)||2000 UP10|| align=right|14,1|| align=right|3,172|| align=right|0,105|| align=right|8,45|| align=right|5,647||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41683)||2000 UZ14|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,079|| align=right|6,57|| align=right|3,644||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41684)||2000 UL15|| align=right|15,2|| align=right|2,307|| align=right|0,148|| align=right|1,99|| align=right|3,503||MBA||25. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(41685)||2000 UG16|| align=right|15,0|| align=right|1,917|| align=right|0,041|| align=right|22,57|| align=right|2,654||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41686)||2000 UN16|| align=right|13,5|| align=right|2,557|| align=right|0,153|| align=right|6,46|| align=right|4,089||MBA||29. října 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41687)||2000 UY16|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,102|| align=right|3,84|| align=right|3,543||MBA||30. října 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(41688)||2000 UV18|| align=right|13,7|| align=right|3,006|| align=right|0,106|| align=right|9,91|| align=right|5,211||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41689)||2000 UW18|| align=right|14,9|| align=right|2,186|| align=right|0,099|| align=right|6,23|| align=right|3,232||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41690)||2000 UR19|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,273|| align=right|23,20|| align=right|3,589||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41691)||2000 UF25|| align=right|15,1|| align=right|2,541|| align=right|0,150|| align=right|6,48|| align=right|4,050||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41692)||2000 UC27|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,055|| align=right|6,01|| align=right|3,688||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41693)||2000 UU39|| align=right|15,6|| align=right|2,170|| align=right|0,064|| align=right|3,18|| align=right|3,197||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41694)||2000 UT41|| align=right|14,6|| align=right|2,735|| align=right|0,104|| align=right|2,20|| align=right|4,523||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41695)||2000 UN43|| align=right|16,2|| align=right|2,614|| align=right|0,149|| align=right|1,72|| align=right|4,227||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41696)||2000 UF45|| align=right|15,6|| align=right|2,458|| align=right|0,130|| align=right|3,15|| align=right|3,854||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41697)||2000 UJ46|| align=right|15,6|| align=right|2,398|| align=right|0,128|| align=right|2,83|| align=right|3,712||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41698)||2000 UO46|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,155|| align=right|5,17|| align=right|3,765||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41699)||2000 UT46|| align=right|15,5|| align=right|2,213|| align=right|0,100|| align=right|4,28|| align=right|3,292||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41700)||2000 UV46|| align=right|15,6|| align=right|2,615|| align=right|0,098|| align=right|0,96|| align=right|4,228||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41701)||2000 UY46|| align=right|14,8|| align=right|2,698|| align=right|0,184|| align=right|2,88|| align=right|4,430||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41702)||2000 UN49|| align=right|14,9|| align=right|3,208|| align=right|0,147|| align=right|0,20|| align=right|5,744||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41703)||2000 UM50|| align=right|15,5|| align=right|2,464|| align=right|0,151|| align=right|5,25|| align=right|3,866||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41704)||2000 UX51|| align=right|15,1|| align=right|2,368|| align=right|0,149|| align=right|5,46|| align=right|3,644||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41705)||2000 UZ52|| align=right|16,2|| align=right|2,356|| align=right|0,094|| align=right|8,97|| align=right|3,616||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41706)||2000 UU53|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,138|| align=right|6,61|| align=right|3,538||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41707)||2000 UU55|| align=right|14,7|| align=right|2,357|| align=right|0,250|| align=right|5,97|| align=right|3,619||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41708)||2000 UG56|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,112|| align=right|13,82|| align=right|4,301||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41709)||2000 UH56|| align=right|13,8|| align=right|2,677|| align=right|0,144|| align=right|17,14|| align=right|4,379||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41710)||2000 UZ59|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,122|| align=right|3,68|| align=right|3,551||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41711)||2000 US63|| align=right|15,0|| align=right|2,411|| align=right|0,151|| align=right|8,60|| align=right|3,744||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41712)||2000 UZ68|| align=right|15,0|| align=right|2,269|| align=right|0,094|| align=right|5,62|| align=right|3,416||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41713)||2000 UG72|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,058|| align=right|6,29|| align=right|3,406||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41714)||2000 UO72|| align=right|15,9|| align=right|2,258|| align=right|0,041|| align=right|6,43|| align=right|3,393||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41715)||2000 UL73|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,146|| align=right|2,40|| align=right|3,691||MBA||26. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41716)||2000 UP76|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,114|| align=right|5,23|| align=right|3,548||MBA||29. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(41717)||2000 UX78|| align=right|14,7|| align=right|2,557|| align=right|0,135|| align=right|4,12|| align=right|4,088||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41718)||2000 UK79|| align=right|15,9|| align=right|2,206|| align=right|0,170|| align=right|4,62|| align=right|3,275||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41719)||2000 UL79|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,146|| align=right|5,52|| align=right|3,560||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41720)||2000 UN79|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,073|| align=right|6,10|| align=right|3,668||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41721)||2000 UU79|| align=right|15,5|| align=right|2,264|| align=right|0,132|| align=right|4,83|| align=right|3,406||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41722)||2000 UD80|| align=right|14,6|| align=right|2,331|| align=right|0,133|| align=right|2,71|| align=right|3,557||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41723)||2000 UP80|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,087|| align=right|6,67|| align=right|3,550||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41724)||2000 UV84|| align=right|15,5|| align=right|2,261|| align=right|0,047|| align=right|4,76|| align=right|3,399||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41725)||2000 UK86|| align=right|15,7|| align=right|2,249|| align=right|0,143|| align=right|5,25|| align=right|3,372||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41726)||2000 UP91|| align=right|16,3|| align=right|2,477|| align=right|0,189|| align=right|2,42|| align=right|3,897||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41727)||2000 UR91|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,084|| align=right|3,75|| align=right|3,580||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41728)||2000 UF92|| align=right|15,4|| align=right|2,415|| align=right|0,155|| align=right|8,83|| align=right|3,752||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41729)||2000 UF95|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,062|| align=right|7,26|| align=right|3,540||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41730)||2000 UF96|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,090|| align=right|5,35|| align=right|3,771||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41731)||2000 UA97|| align=right|16,0|| align=right|2,160|| align=right|0,053|| align=right|2,76|| align=right|3,174||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41732)||2000 UU98|| align=right|14,4|| align=right|2,712|| align=right|0,201|| align=right|3,48|| align=right|4,466||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41733)||2000 UY98|| align=right|15,3|| align=right|2,186|| align=right|0,040|| align=right|4,97|| align=right|3,231||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41734)||2000 UL100|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,123|| align=right|6,75|| align=right|3,426||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41735)||2000 UY100|| align=right|14,3|| align=right|2,605|| align=right|0,122|| align=right|4,14|| align=right|4,203||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41736)||2000 UN102|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,067|| align=right|4,27|| align=right|3,427||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41737)||2000 UX103|| align=right|14,3|| align=right|2,304|| align=right|0,077|| align=right|6,50|| align=right|3,497||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41738)||2000 UR104|| align=right|15,0|| align=right|2,341|| align=right|0,117|| align=right|5,54|| align=right|3,582||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41739)||2000 UP112|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,185|| align=right|4,70|| align=right|4,349||MBA||25. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41740)||2000 VC|| align=right|14,9|| align=right|2,208|| align=right|0,078|| align=right|4,72|| align=right|3,281||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(41741)||2000 VG|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,022|| align=right|2,42|| align=right|3,317||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(41742)||2000 VH3|| align=right|14,9|| align=right|2,412|| align=right|0,078|| align=right|2,24|| align=right|3,745||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(41743)||2000 VJ14|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,179|| align=right|5,01|| align=right|3,493||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41744)||2000 VA15|| align=right|16,4|| align=right|2,179|| align=right|0,203|| align=right|3,78|| align=right|3,215||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41745)||2000 VQ15|| align=right|15,0|| align=right|2,235|| align=right|0,021|| align=right|2,57|| align=right|3,340||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41746)||2000 VD16|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,119|| align=right|3,54|| align=right|3,730||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41747)||2000 VY24|| align=right|16,2|| align=right|2,287|| align=right|0,009|| align=right|0,79|| align=right|3,457||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41748)||2000 VC27|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,110|| align=right|6,41|| align=right|3,551||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41749)||2000 VD27|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,188|| align=right|3,77|| align=right|3,451||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41750)||2000 VK28|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,144|| align=right|7,18|| align=right|3,729||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41751)||2000 VT29|| align=right|14,4|| align=right|2,416|| align=right|0,089|| align=right|6,59|| align=right|3,754||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41752)||2000 VF30|| align=right|14,2|| align=right|2,630|| align=right|0,065|| align=right|12,38|| align=right|4,264||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41753)||2000 VH30|| align=right|14,8|| align=right|2,360|| align=right|0,184|| align=right|6,21|| align=right|3,625||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41754)||2000 VS31|| align=right|13,5|| align=right|3,177|| align=right|0,266|| align=right|5,89|| align=right|5,663||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41755)||2000 VY31|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,096|| align=right|6,31|| align=right|4,086||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41756)||2000 VE33|| align=right|14,8|| align=right|2,696|| align=right|0,122|| align=right|6,00|| align=right|4,425||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41757)||2000 VM33|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,169|| align=right|1,56|| align=right|3,740||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41758)||2000 VP33|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,139|| align=right|2,60|| align=right|3,508||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41759)||2000 VZ33|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,128|| align=right|2,62|| align=right|4,491||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41760)||2000 VF34|| align=right|14,7|| align=right|2,267|| align=right|0,079|| align=right|6,49|| align=right|3,413||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41761)||2000 VP34|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,218|| align=right|3,00|| align=right|3,345||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41762)||2000 VZ34|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,031|| align=right|6,42|| align=right|4,293||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41763)||2000 VA35|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,163|| align=right|5,69|| align=right|3,554||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41764)||2000 VO35|| align=right|15,1|| align=right|2,361|| align=right|0,143|| align=right|1,92|| align=right|3,627||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41765)||2000 VV35|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,106|| align=right|6,13|| align=right|3,459||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41766)||2000 VB36|| align=right|14,4|| align=right|2,550|| align=right|0,224|| align=right|13,74|| align=right|4,072||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41767)||2000 VQ36|| align=right|13,5|| align=right|2,532|| align=right|0,166|| align=right|14,89|| align=right|4,028||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41768)||2000 VB37|| align=right|14,6|| align=right|2,565|| align=right|0,283|| align=right|6,43|| align=right|4,106||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41769)||2000 VH37|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,154|| align=right|14,36|| align=right|4,280||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41770)||2000 VV37|| align=right|14,7|| align=right|2,326|| align=right|0,234|| align=right|5,10|| align=right|3,547||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41771)||2000 VB38|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,205|| align=right|1,39|| align=right|3,683||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41772)||2000 VE43|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,148|| align=right|2,31|| align=right|3,597||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41773)||2000 VH43|| align=right|14,7|| align=right|2,336|| align=right|0,127|| align=right|7,33|| align=right|3,571||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41774)||2000 VR44|| align=right|14,8|| align=right|2,282|| align=right|0,269|| align=right|6,61|| align=right|3,446||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41775)||2000 VS44|| align=right|15,2|| align=right|2,360|| align=right|0,217|| align=right|2,68|| align=right|3,625||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41776)||2000 VQ46|| align=right|16,1|| align=right|2,242|| align=right|0,032|| align=right|7,21|| align=right|3,355||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41777)||2000 VW46|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,094|| align=right|6,21|| align=right|3,759||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41778)||2000 VB50|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,130|| align=right|6,29|| align=right|3,376||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41779)||2000 VK50|| align=right|15,4|| align=right|2,321|| align=right|0,127|| align=right|5,55|| align=right|3,536||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41780)||2000 VK53|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,106|| align=right|5,44|| align=right|3,677||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41781)||2000 VL55|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,136|| align=right|3,67|| align=right|3,568||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41782)||2000 VM55|| align=right|14,5|| align=right|2,748|| align=right|0,105|| align=right|9,59|| align=right|4,555||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41783)||2000 VS55|| align=right|14,9|| align=right|2,279|| align=right|0,095|| align=right|5,88|| align=right|3,439||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41784)||2000 VD56|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,025|| align=right|10,67|| align=right|4,045||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41785)||2000 VF56|| align=right|14,4|| align=right|2,305|| align=right|0,040|| align=right|9,61|| align=right|3,499||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41786)||2000 VL57|| align=right|14,5|| align=right|2,680|| align=right|0,171|| align=right|12,46|| align=right|4,387||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41787)||2000 VO57|| align=right|14,3|| align=right|2,643|| align=right|0,071|| align=right|10,60|| align=right|4,296||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41788)||2000 VS60|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,166|| align=right|2,50|| align=right|3,596||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41789)||2000 VW60|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,114|| align=right|7,59|| align=right|3,480||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41790)||2000 WY1|| align=right|15,5|| align=right|2,688|| align=right|0,030|| align=right|3,48|| align=right|4,408||MBA||17. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41791)||2000 WJ3|| align=right|14,8|| align=right|2,396|| align=right|0,099|| align=right|5,22|| align=right|3,707||MBA||19. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41792)||2000 WH6|| align=right|14,7|| align=right|2,365|| align=right|0,251|| align=right|24,39|| align=right|3,637||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41793)||2000 WW6|| align=right|14,5|| align=right|2,238|| align=right|0,122|| align=right|6,95|| align=right|3,348||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41794)||2000 WK11|| align=right|14,3|| align=right|2,295|| align=right|0,217|| align=right|5,01|| align=right|3,476||MBA||24. listopadu 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(41795)||2000 WN12|| align=right|13,9|| align=right|3,046|| align=right|0,158|| align=right|9,64|| align=right|5,316||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41796)||2000 WL17|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,135|| align=right|3,22|| align=right|4,297||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41797)||2000 WN18|| align=right|15,1|| align=right|2,948|| align=right|0,069|| align=right|2,82|| align=right|5,060||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41798)||2000 WV18|| align=right|15,0|| align=right|2,330|| align=right|0,143|| align=right|6,06|| align=right|3,557||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41799)||2000 WL19|| align=right|13,4|| align=right|3,206|| align=right|0,277|| align=right|23,88|| align=right|5,740||MBA||25. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41800) Robwilliams||2000 WM19|| align=right|14,0|| align=right|2,606|| align=right|0,231|| align=right|25,03|| align=right|4,207||MBA||25. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(41801)||2000 WG22|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,128|| align=right|5,57|| align=right|3,409||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41802)||2000 WD24|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,048|| align=right|7,04|| align=right|3,425||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41803)||2000 WR24|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,066|| align=right|6,80|| align=right|3,631||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41804)||2000 WA30|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,228|| align=right|13,12|| align=right|4,164||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41805)||2000 WC30|| align=right|15,2|| align=right|2,560|| align=right|0,145|| align=right|6,36|| align=right|4,095||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41806)||2000 WF32|| align=right|15,0|| align=right|2,796|| align=right|0,163|| align=right|9,91|| align=right|4,675||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41807)||2000 WS33|| align=right|15,7|| align=right|2,292|| align=right|0,145|| align=right|7,68|| align=right|3,469||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41808)||2000 WG34|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,156|| align=right|5,92|| align=right|3,531||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41809)||2000 WX34|| align=right|14,1|| align=right|2,570|| align=right|0,137|| align=right|6,41|| align=right|4,119||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41810)||2000 WG35|| align=right|15,2|| align=right|3,011|| align=right|0,105|| align=right|8,42|| align=right|5,225||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41811)||2000 WK35|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,047|| align=right|8,69|| align=right|4,090||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41812)||2000 WP35|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,134|| align=right|6,59|| align=right|3,618||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41813)||2000 WY35|| align=right|14,9|| align=right|2,786|| align=right|0,103|| align=right|5,47|| align=right|4,649||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41814)||2000 WP36|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,228|| align=right|7,29|| align=right|3,426||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41815)||2000 WU36|| align=right|14,2|| align=right|2,441|| align=right|0,113|| align=right|7,08|| align=right|3,813||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41816)||2000 WN38|| align=right|15,9|| align=right|2,396|| align=right|0,057|| align=right|6,58|| align=right|3,709||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41817)||2000 WX40|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,118|| align=right|6,74|| align=right|3,382||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41818)||2000 WC41|| align=right|14,1|| align=right|2,533|| align=right|0,286|| align=right|10,09|| align=right|4,032||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41819)||2000 WK44|| align=right|14,9|| align=right|2,801|| align=right|0,159|| align=right|8,75|| align=right|4,686||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41820)||2000 WT45|| align=right|16,0|| align=right|2,228|| align=right|0,061|| align=right|3,55|| align=right|3,324||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41821)||2000 WU45|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,045|| align=right|4,70|| align=right|3,626||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41822)||2000 WW47|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,087|| align=right|6,85|| align=right|3,798||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41823)||2000 WZ47|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,065|| align=right|14,75|| align=right|4,196||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41824)||2000 WQ48|| align=right|15,2|| align=right|2,570|| align=right|0,138|| align=right|6,36|| align=right|4,120||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41825)||2000 WZ48|| align=right|13,8|| align=right|2,568|| align=right|0,243|| align=right|10,78|| align=right|4,114||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41826)||2000 WH49|| align=right|14,8|| align=right|2,420|| align=right|0,210|| align=right|9,67|| align=right|3,763||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41827)||2000 WN49|| align=right|14,2|| align=right|2,605|| align=right|0,164|| align=right|14,47|| align=right|4,204||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41828)||2000 WM50|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,043|| align=right|12,60|| align=right|4,392||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41829)||2000 WU53|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,139|| align=right|1,58|| align=right|3,853||MBA||27. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41830)||2000 WT56|| align=right|14,0|| align=right|2,394|| align=right|0,121|| align=right|7,10|| align=right|3,703||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41831)||2000 WN57|| align=right|15,4|| align=right|2,449|| align=right|0,178|| align=right|3,44|| align=right|3,833||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41832)||2000 WB58|| align=right|15,4|| align=right|2,587|| align=right|0,137|| align=right|2,63|| align=right|4,159||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41833)||2000 WE58|| align=right|15,3|| align=right|2,635|| align=right|0,101|| align=right|6,91|| align=right|4,276||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41834)||2000 WL58|| align=right|14,7|| align=right|3,113|| align=right|0,159|| align=right|1,56|| align=right|5,491||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41835)||2000 WO58|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,210|| align=right|1,60|| align=right|3,696||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41836)||2000 WP58|| align=right|14,0|| align=right|2,388|| align=right|0,015|| align=right|12,23|| align=right|3,690||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41837)||2000 WS58|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,055|| align=right|3,30|| align=right|4,145||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41838)||2000 WK59|| align=right|13,5|| align=right|2,807|| align=right|0,121|| align=right|5,78|| align=right|4,702||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41839)||2000 WO59|| align=right|14,0|| align=right|2,602|| align=right|0,077|| align=right|15,36|| align=right|4,197||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41840)||2000 WS59|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,167|| align=right|4,78|| align=right|4,368||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41841)||2000 WF60|| align=right|13,9|| align=right|2,604|| align=right|0,156|| align=right|3,58|| align=right|4,201||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41842)||2000 WO60|| align=right|13,6|| align=right|2,580|| align=right|0,111|| align=right|15,43|| align=right|4,144||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41843)||2000 WX70|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,146|| align=right|5,67|| align=right|3,544||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41844)||2000 WO72|| align=right|14,7|| align=right|2,527|| align=right|0,098|| align=right|15,33|| align=right|4,016||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41845)||2000 WW83|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,046|| align=right|4,40|| align=right|4,556||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41846)||2000 WB86|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,129|| align=right|2,61|| align=right|4,672||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41847)||2000 WK86|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,157|| align=right|4,34|| align=right|3,488||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41848)||2000 WM86|| align=right|15,9|| align=right|2,236|| align=right|0,197|| align=right|2,52|| align=right|3,343||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41849)||2000 WS86|| align=right|14,3|| align=right|2,298|| align=right|0,148|| align=right|7,23|| align=right|3,484||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41850)||2000 WF87|| align=right|15,2|| align=right|2,251|| align=right|0,178|| align=right|4,31|| align=right|3,376||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41851)||2000 WK87|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,106|| align=right|6,09|| align=right|3,569||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41852)||2000 WN87|| align=right|13,0|| align=right|3,097|| align=right|0,238|| align=right|17,12|| align=right|5,449||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41853)||2000 WY87|| align=right|14,2|| align=right|2,280|| align=right|0,196|| align=right|7,26|| align=right|3,442||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41854)||2000 WF88|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,135|| align=right|7,00|| align=right|3,452||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41855)||2000 WV89|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,075|| align=right|4,57|| align=right|4,163||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41856)||2000 WL90|| align=right|14,4|| align=right|2,988|| align=right|0,037|| align=right|2,28|| align=right|5,163||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41857)||2000 WU91|| align=right|16,0|| align=right|2,274|| align=right|0,075|| align=right|2,85|| align=right|3,428||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41858)||2000 WU93|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,147|| align=right|1,38|| align=right|4,300||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41859)||2000 WD95|| align=right|14,9|| align=right|2,626|| align=right|0,014|| align=right|13,88|| align=right|4,254||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41860)||2000 WW95|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,155|| align=right|3,59|| align=right|3,436||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41861)||2000 WH96|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,042|| align=right|3,20|| align=right|4,170||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41862)||2000 WK96|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,212|| align=right|5,76|| align=right|4,250||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41863)||2000 WU96|| align=right|15,4|| align=right|2,552|| align=right|0,150|| align=right|3,58|| align=right|4,077||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41864)||2000 WC97|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,193|| align=right|1,93|| align=right|3,777||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41865)||2000 WW97|| align=right|13,8|| align=right|2,732|| align=right|0,047|| align=right|7,02|| align=right|4,516||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41866)||2000 WX97|| align=right|14,7|| align=right|2,359|| align=right|0,150|| align=right|5,62|| align=right|3,622||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41867)||2000 WB99|| align=right|15,8|| align=right|2,710|| align=right|0,028|| align=right|0,95|| align=right|4,461||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41868)||2000 WH99|| align=right|15,6|| align=right|2,752|| align=right|0,088|| align=right|1,35|| align=right|4,565||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41869)||2000 WK99|| align=right|14,7|| align=right|2,856|| align=right|0,019|| align=right|2,78|| align=right|4,827||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41870)||2000 WV99|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,049|| align=right|4,40|| align=right|3,499||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41871)||2000 WD100|| align=right|16,1|| align=right|2,216|| align=right|0,062|| align=right|2,10|| align=right|3,298||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41872)||2000 WJ100|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,114|| align=right|2,99|| align=right|4,101||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41873)||2000 WR100|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,111|| align=right|1,73|| align=right|3,674||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41874)||2000 WY100|| align=right|13,9|| align=right|2,847|| align=right|0,171|| align=right|8,43|| align=right|4,803||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41875)||2000 WZ100|| align=right|14,6|| align=right|2,366|| align=right|0,129|| align=right|9,63|| align=right|3,638||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41876)||2000 WB101|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,110|| align=right|4,42|| align=right|3,696||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41877)||2000 WE103|| align=right|14,4|| align=right|2,578|| align=right|0,223|| align=right|10,58|| align=right|4,138||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41878)||2000 WH104|| align=right|13,7|| align=right|2,991|| align=right|0,028|| align=right|12,10|| align=right|5,171||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41879)||2000 WO104|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,247|| align=right|4,05|| align=right|3,569||MBA||28. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41880)||2000 WR107|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,047|| align=right|6,68|| align=right|3,708||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41881)||2000 WH109|| align=right|15,9|| align=right|2,609|| align=right|0,119|| align=right|5,47|| align=right|4,213||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41882)||2000 WD111|| align=right|15,5|| align=right|2,534|| align=right|0,105|| align=right|3,62|| align=right|4,032||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41883)||2000 WF111|| align=right|14,8|| align=right|2,264|| align=right|0,103|| align=right|4,64|| align=right|3,405||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41884)||2000 WO113|| align=right|14,5|| align=right|2,806|| align=right|0,147|| align=right|8,78|| align=right|4,699||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41885)||2000 WA115|| align=right|14,7|| align=right|2,735|| align=right|0,046|| align=right|5,14|| align=right|4,524||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41886)||2000 WM115|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,155|| align=right|3,08|| align=right|3,599||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41887)||2000 WW115|| align=right|14,8|| align=right|2,377|| align=right|0,227|| align=right|3,06|| align=right|3,664||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41888)||2000 WC118|| align=right|14,3|| align=right|2,361|| align=right|0,111|| align=right|6,59|| align=right|3,628||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41889)||2000 WF118|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,195|| align=right|4,23|| align=right|3,420||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41890)||2000 WM118|| align=right|14,6|| align=right|2,470|| align=right|0,118|| align=right|6,41|| align=right|3,882||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41891)||2000 WC119|| align=right|14,1|| align=right|2,871|| align=right|0,144|| align=right|4,70|| align=right|4,863||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41892)||2000 WS119|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,163|| align=right|4,74|| align=right|4,177||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41893)||2000 WU119|| align=right|14,9|| align=right|2,246|| align=right|0,149|| align=right|6,76|| align=right|3,365||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41894)||2000 WH121|| align=right|14,9|| align=right|2,383|| align=right|0,053|| align=right|6,94|| align=right|3,679||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41895)||2000 WJ121|| align=right|14,7|| align=right|2,652|| align=right|0,136|| align=right|7,69|| align=right|4,317||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41896)||2000 WN123|| align=right|14,5|| align=right|2,546|| align=right|0,103|| align=right|2,75|| align=right|4,063||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41897)||2000 WP123|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,061|| align=right|1,18|| align=right|4,145||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41898)||2000 WN124|| align=right|13,9|| align=right|2,791|| align=right|0,284|| align=right|29,97|| align=right|4,662||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41899)||2000 WY124|| align=right|12,2|| align=right|3,122|| align=right|0,014|| align=right|16,81|| align=right|5,514||MBA||27. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41900)||2000 WV126|| align=right|15,3|| align=right|2,275|| align=right|0,119|| align=right|5,43|| align=right|3,431||MBA||16. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41901)||2000 WP127|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,050|| align=right|2,59|| align=right|3,776||MBA||17. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41902)||2000 WA128|| align=right|13,8|| align=right|3,212|| align=right|0,127|| align=right|1,80|| align=right|5,755||MBA||18. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(41903)||2000 WO128|| align=right|16,4|| align=right|2,239|| align=right|0,111|| align=right|5,81|| align=right|3,351||MBA||18. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41904)||2000 WJ130|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,151|| align=right|6,77|| align=right|5,413||MBA||19. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41905)||2000 WE133|| align=right|15,5|| align=right|2,466|| align=right|0,077|| align=right|7,68|| align=right|3,872||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41906)||2000 WO135|| align=right|13,8|| align=right|3,189|| align=right|0,112|| align=right|18,26|| align=right|5,695||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41907)||2000 WF137|| align=right|14,2|| align=right|2,542|| align=right|0,103|| align=right|16,05|| align=right|4,053||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41908)||2000 WR137|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,142|| align=right|4,42|| align=right|3,539||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41909)||2000 WO141|| align=right|13,2|| align=right|2,787|| align=right|0,206|| align=right|8,61|| align=right|4,652||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41910)||2000 WS141|| align=right|15,1|| align=right|2,265|| align=right|0,208|| align=right|9,07|| align=right|3,409||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41911)||2000 WH143|| align=right|14,6|| align=right|2,404|| align=right|0,144|| align=right|13,28|| align=right|3,726||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41912)||2000 WR144|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,102|| align=right|4,71|| align=right|3,735||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41913)||2000 WF149|| align=right|14,5|| align=right|2,529|| align=right|0,179|| align=right|13,32|| align=right|4,021||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41914)||2000 WY151|| align=right|13,7|| align=right|2,660|| align=right|0,244|| align=right|13,20|| align=right|4,337||MBA||29. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41915)||2000 WJ152|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,045|| align=right|7,35|| align=right|3,525||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41916)||2000 WT152|| align=right|14,6|| align=right|2,244|| align=right|0,155|| align=right|5,61|| align=right|3,360||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41917)||2000 WC153|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,081|| align=right|5,59|| align=right|3,359||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41918)||2000 WA156|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,177|| align=right|6,35|| align=right|3,682||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41919)||2000 WW156|| align=right|13,5|| align=right|3,020|| align=right|0,061|| align=right|10,38|| align=right|5,247||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41920)||2000 WA158|| align=right|13,6|| align=right|2,388|| align=right|0,248|| align=right|10,10|| align=right|3,688||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41921)||2000 WL158|| align=right|14,4|| align=right|2,552|| align=right|0,115|| align=right|10,93|| align=right|4,076||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41922)||2000 WT158|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,171|| align=right|5,70|| align=right|3,436||MBA||30. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41923)||2000 WN159|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,147|| align=right|14,59|| align=right|4,243||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41924)||2000 WF160|| align=right|14,2|| align=right|2,665|| align=right|0,082|| align=right|13,97|| align=right|4,349||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41925)||2000 WJ161|| align=right|14,3|| align=right|2,582|| align=right|0,113|| align=right|14,32|| align=right|4,147||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41926)||2000 WQ161|| align=right|16,1|| align=right|2,320|| align=right|0,102|| align=right|8,26|| align=right|3,533||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41927)||2000 WM166|| align=right|15,5|| align=right|3,088|| align=right|0,163|| align=right|2,75|| align=right|5,424||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41928)||2000 WQ172|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,177|| align=right|13,71|| align=right|4,561||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41929)||2000 WC175|| align=right|15,4|| align=right|2,537|| align=right|0,145|| align=right|9,52|| align=right|4,040||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41930)||2000 WO175|| align=right|14,2|| align=right|2,897|| align=right|0,124|| align=right|13,68|| align=right|4,930||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41931)||2000 WO177|| align=right|15,3|| align=right|2,257|| align=right|0,193|| align=right|4,87|| align=right|3,390||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41932)||2000 WF178|| align=right|15,1|| align=right|2,772|| align=right|0,021|| align=right|6,40|| align=right|4,615||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41933)||2000 WH179|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,097|| align=right|7,01|| align=right|3,725||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41934)||2000 WO179|| align=right|14,7|| align=right|2,752|| align=right|0,158|| align=right|7,50|| align=right|4,565||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41935)||2000 WQ179|| align=right|14,2|| align=right|2,639|| align=right|0,126|| align=right|15,69|| align=right|4,288||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41936)||2000 WX179|| align=right|15,8|| align=right|2,191|| align=right|0,087|| align=right|3,13|| align=right|3,242||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41937)||2000 WJ185|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,025|| align=right|3,78|| align=right|4,586||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41938)||2000 WO185|| align=right|16,1|| align=right|2,584|| align=right|0,095|| align=right|0,44|| align=right|4,153||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41939)||2000 WQ186|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,156|| align=right|7,28|| align=right|4,102||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41940)||2000 WR190|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,043|| align=right|3,22|| align=right|4,681||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41941)||2000 XF|| align=right|13,9|| align=right|2,597|| align=right|0,095|| align=right|11,91|| align=right|4,185||MBA||2. prosince 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(41942)||2000 XW1|| align=right|15,4|| align=right|2,653|| align=right|0,130|| align=right|4,18|| align=right|4,321||MBA||3. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41943) Fredrick||2000 XH2|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,142|| align=right|14,38|| align=right|4,034||MBA||3. prosince 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(41944)||2000 XR2|| align=right|15,0|| align=right|2,639|| align=right|0,139|| align=right|12,10|| align=right|4,286||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41945)||2000 XY5|| align=right|13,9|| align=right|2,617|| align=right|0,135|| align=right|8,31|| align=right|4,233||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41946)||2000 XF6|| align=right|14,1|| align=right|2,780|| align=right|0,184|| align=right|7,18|| align=right|4,635||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41947)||2000 XW7|| align=right|14,8|| align=right|2,402|| align=right|0,158|| align=right|6,47|| align=right|3,723||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41948)||2000 XX7|| align=right|13,5|| align=right|2,610|| align=right|0,154|| align=right|15,28|| align=right|4,215||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41949)||2000 XB8|| align=right|15,0|| align=right|2,201|| align=right|0,127|| align=right|6,66|| align=right|3,265||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41950)||2000 XA9|| align=right|13,9|| align=right|2,615|| align=right|0,179|| align=right|14,93|| align=right|4,228||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41951)||2000 XH10|| align=right|13,8|| align=right|2,637|| align=right|0,067|| align=right|22,68|| align=right|4,281||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41952)||2000 XA11|| align=right|13,4|| align=right|3,142|| align=right|0,181|| align=right|16,21|| align=right|5,569||MBA||1. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41953)||2000 XK16|| align=right|13,8|| align=right|3,002|| align=right|0,033|| align=right|9,66|| align=right|5,201||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41954)||2000 XX20|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,145|| align=right|6,57|| align=right|3,554||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41955)||2000 XD22|| align=right|14,8|| align=right|2,546|| align=right|0,135|| align=right|7,05|| align=right|4,062||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41956)||2000 XB27|| align=right|14,2|| align=right|3,092|| align=right|0,089|| align=right|10,30|| align=right|5,436||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41957)||2000 XD27|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,151|| align=right|8,76|| align=right|3,695||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41958)||2000 XK29|| align=right|14,0|| align=right|2,660|| align=right|0,074|| align=right|14,87|| align=right|4,337||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41959)||2000 XV29|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,178|| align=right|9,47|| align=right|4,258||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41960)||2000 XR30|| align=right|13,9|| align=right|2,962|| align=right|0,130|| align=right|8,37|| align=right|5,097||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41961)||2000 XS32|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,112|| align=right|6,21|| align=right|3,429||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41962)||2000 XG35|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,124|| align=right|15,27|| align=right|4,195||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41963)||2000 XU35|| align=right|14,9|| align=right|2,728|| align=right|0,132|| align=right|14,91|| align=right|4,505||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41964)||2000 XW36|| align=right|13,7|| align=right|2,708|| align=right|0,070|| align=right|18,08|| align=right|4,456||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41965)||2000 XP37|| align=right|14,1|| align=right|2,705|| align=right|0,255|| align=right|16,25|| align=right|4,449||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41966)||2000 XU37|| align=right|14,1|| align=right|2,610|| align=right|0,092|| align=right|15,56|| align=right|4,217||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41967)||2000 XE39|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,182|| align=right|12,33|| align=right|4,167||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41968)||2000 XE53|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,107|| align=right|9,35|| align=right|4,540||MBA||6. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41969)||2000 YX|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,211|| align=right|2,04|| align=right|3,704||MBA||17. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41970)||2000 YZ3|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,130|| align=right|6,06|| align=right|3,827||MBA||18. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41971)||2000 YM6|| align=right|13,5|| align=right|2,797|| align=right|0,084|| align=right|8,32|| align=right|4,678||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41972)||2000 YO8|| align=right|15,6|| align=right|3,032|| align=right|0,223|| align=right|1,49|| align=right|5,278||MBA||17. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41973)||2000 YT11|| align=right|13,6|| align=right|2,691|| align=right|0,053|| align=right|26,88|| align=right|4,413||MBA||19. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41974)||2000 YW11|| align=right|13,8|| align=right|2,690|| align=right|0,236|| align=right|11,96|| align=right|4,411||MBA||19. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(41975)||2000 YU12|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,107|| align=right|3,29|| align=right|4,299||MBA||23. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(41976)||2000 YA15|| align=right|15,2|| align=right|2,263|| align=right|0,181|| align=right|4,41|| align=right|3,404||MBA||21. prosince 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(41977)||2000 YU15|| align=right|15,0|| align=right|2,457|| align=right|0,167|| align=right|0,54|| align=right|3,850||MBA||22. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41978)||2000 YX15|| align=right|14,3|| align=right|2,806|| align=right|0,156|| align=right|4,13|| align=right|4,699||MBA||22. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41979)||2000 YK16|| align=right|15,7|| align=right|3,063|| align=right|0,193|| align=right|2,69|| align=right|5,359||MBA||22. prosince 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(41980)||2000 YG18|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,144|| align=right|6,51|| align=right|3,668||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41981)||2000 YD21|| align=right|13,5|| align=right|2,622|| align=right|0,134|| align=right|14,39|| align=right|4,244||MBA||28. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(41982)||2000 YE21|| align=right|15,1|| align=right|2,322|| align=right|0,146|| align=right|4,44|| align=right|3,537||MBA||29. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(41983)||2000 YL26|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,080|| align=right|14,21|| align=right|4,563||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41984)||2000 YQ26|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,305|| align=right|12,34|| align=right|4,261||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41985)||2000 YY28|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,271|| align=right|7,85|| align=right|3,496||MBA||29. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(41986)||2000 YR29|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,138|| align=right|4,24|| align=right|4,482||MBA||29. prosince 2000||Needville||Needville
|-
|(41987)||2000 YW29|| align=right|13,2|| align=right|2,550|| align=right|0,096|| align=right|15,45|| align=right|4,071||MBA||27. prosince 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(41988)||2000 YX30|| align=right|15,3|| align=right|2,898|| align=right|0,047|| align=right|2,77|| align=right|4,933||MBA||27. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(41989)||2000 YX33|| align=right|14,3|| align=right|2,521|| align=right|0,114|| align=right|12,47|| align=right|4,002||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41990)||2000 YG34|| align=right|13,8|| align=right|2,685|| align=right|0,159|| align=right|16,36|| align=right|4,399||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41991)||2000 YJ34|| align=right|14,0|| align=right|3,074|| align=right|0,150|| align=right|17,54|| align=right|5,390||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41992)||2000 YR35|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,134|| align=right|3,75|| align=right|4,248||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41993)||2000 YD38|| align=right|13,7|| align=right|3,393|| align=right|0,041|| align=right|10,03|| align=right|6,250||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41994)||2000 YX38|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,068|| align=right|11,82|| align=right|4,258||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41995)||2000 YF41|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,176|| align=right|3,53|| align=right|4,127||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41996)||2000 YE43|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,204|| align=right|5,83|| align=right|3,567||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41997)||2000 YG45|| align=right|15,0|| align=right|2,922|| align=right|0,042|| align=right|1,13|| align=right|4,993||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41998)||2000 YO45|| align=right|13,9|| align=right|3,067|| align=right|0,085|| align=right|10,20|| align=right|5,370||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(41999)||2000 YX45|| align=right|14,4|| align=right|2,298|| align=right|0,239|| align=right|5,88|| align=right|3,484||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(42000)||2000 YT46|| align=right|15,2|| align=right|2,717|| align=right|0,118|| align=right|10,04|| align=right|4,478||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek